|-
|(30001)||2000 AU195|| align=right|13,0|| align=right|2,615|| align=right|0,117|| align=right|14,04|| align=right|4,229||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30002)||2000 AP233|| align=right|15,5|| align=right|2,168|| align=right|0,071|| align=right|2,78|| align=right|3,191||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30003)||2000 AO236|| align=right|13,8|| align=right|2,667|| align=right|0,322|| align=right|5,85|| align=right|4,355||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30004)||2000 BP33|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,170|| align=right|3,46|| align=right|3,678||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(30005)||2000 CJ23|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,188|| align=right|3,68|| align=right|3,592||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30006)||2000 CB30|| align=right|13,2|| align=right|2,914|| align=right|0,047|| align=right|2,45|| align=right|4,973||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30007)||2000 CV45|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,180|| align=right|3,76|| align=right|3,289||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30008)||2000 CE49|| align=right|15,3|| align=right|2,365|| align=right|0,186|| align=right|1,93|| align=right|3,635||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30009)||2000 CQ50|| align=right|14,2|| align=right|2,575|| align=right|0,138|| align=right|15,58|| align=right|4,131||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30010)||2000 CJ56|| align=right|13,0|| align=right|2,657|| align=right|0,191|| align=right|11,95|| align=right|4,331||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30011)||2000 CM56|| align=right|15,3|| align=right|2,182|| align=right|0,161|| align=right|4,64|| align=right|3,222||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30012)||2000 CB67|| align=right|14,6|| align=right|2,327|| align=right|0,141|| align=right|7,25|| align=right|3,549||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30013)||2000 CV77|| align=right|15,5|| align=right|2,372|| align=right|0,211|| align=right|2,88|| align=right|3,653||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30014)||2000 CY80|| align=right|15,1|| align=right|2,182|| align=right|0,173|| align=right|3,86|| align=right|3,222||MBA||11. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(30015)||2000 CX92|| align=right|14,9|| align=right|2,181|| align=right|0,122|| align=right|3,25|| align=right|3,220||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30016)||2000 CA95|| align=right|13,4|| align=right|2,466|| align=right|0,154|| align=right|3,47|| align=right|3,872||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30017)||2000 CQ95|| align=right|14,2|| align=right|2,319|| align=right|0,170|| align=right|1,11|| align=right|3,530||MBA||10. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30018)||2000 CX101|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,241|| align=right|8,68|| align=right|3,870||MBA||14. února 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(30019)||2000 DD|| align=right|14,1|| align=right|1,844|| align=right|0,096|| align=right|21,75|| align=right|2,504||MBA||16. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30020)||2000 DZ5|| align=right|11,6|| align=right|5,247|| align=right|0,047|| align=right|16,69|| align=right|12,02||JUT||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30021)||2000 DP6|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,110|| align=right|3,38|| align=right|3,233||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30022)||2000 DZ14|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,121|| align=right|3,03|| align=right|3,665||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(30023)||2000 DN16|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,132|| align=right|2,94|| align=right|3,733||MBA||29. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30024)||2000 DM21|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,160|| align=right|3,21|| align=right|3,378||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30025)||2000 DJ26|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,166|| align=right|5,53|| align=right|3,479||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30026)||2000 DS29|| align=right|15,2|| align=right|2,311|| align=right|0,150|| align=right|2,44|| align=right|3,512||MBA||29. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30027)||2000 DA42|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,132|| align=right|1,97|| align=right|4,133||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30028)||2000 DL42|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,175|| align=right|2,08|| align=right|3,757||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30029)||2000 DR58|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,199|| align=right|3,92|| align=right|3,695||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30030)||2000 DY61|| align=right|15,8|| align=right|2,438|| align=right|0,155|| align=right|2,66|| align=right|3,807||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30031)||2000 DZ63|| align=right|14,6|| align=right|2,358|| align=right|0,171|| align=right|6,61|| align=right|3,621||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30032)||2000 DC65|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,128|| align=right|00,51|| align=right|3,695||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30033)||2000 DP68|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,072|| align=right|1,92|| align=right|3,418||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30034)||2000 DU76|| align=right|15,9|| align=right|2,186|| align=right|0,083|| align=right|1,21|| align=right|3,231||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30035)||2000 DX77|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,143|| align=right|4,54|| align=right|4,179||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30036)||2000 DF78|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,157|| align=right|1,85|| align=right|3,771||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30037)||2000 DU78|| align=right|15,1|| align=right|2,303|| align=right|0,092|| align=right|4,53|| align=right|3,495||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30038)||2000 DM92|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,156|| align=right|1,19|| align=right|3,493||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30039)||2000 DE100|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,138|| align=right|3,66|| align=right|3,691||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30040)||2000 DO112|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,178|| align=right|4,12|| align=right|3,521||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30041)||2000 EG3|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,109|| align=right|13,62|| align=right|4,202||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30042)||2000 EY3|| align=right|14,4|| align=right|2,324|| align=right|0,096|| align=right|5,76|| align=right|3,542||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(30043)||2000 EJ17|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,175|| align=right|1,84|| align=right|3,722||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30044)||2000 EG19|| align=right|15,6|| align=right|2,189|| align=right|0,163|| align=right|2,75|| align=right|3,238||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30045)||2000 EC20|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,183|| align=right|2,05|| align=right|3,602||MBA||6. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30046)||2000 EX24|| align=right|15,1|| align=right|2,364|| align=right|0,195|| align=right|00,48|| align=right|3,634||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30047)||2000 EV35|| align=right|13,5|| align=right|2,658|| align=right|0,192|| align=right|13,11|| align=right|4,333||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30048)||2000 EB37|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,164|| align=right|2,03|| align=right|3,734||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30049)||2000 EX38|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,175|| align=right|4,94|| align=right|3,871||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30050)||2000 EK39|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,128|| align=right|6,30|| align=right|3,482||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30051)||2000 ED41|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,107|| align=right|3,56|| align=right|5,299||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30052)||2000 EW41|| align=right|14,4|| align=right|2,384|| align=right|0,262|| align=right|5,40|| align=right|3,681||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30053)||2000 EG44|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,095|| align=right|3,44|| align=right|3,512||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30054)||2000 EO44|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,169|| align=right|1,99|| align=right|3,348||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30055)||2000 EL47|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,140|| align=right|2,53|| align=right|3,667||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30056)||2000 EP47|| align=right|15,1|| align=right|2,204|| align=right|0,221|| align=right|5,45|| align=right|3,272||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30057)||2000 EK56|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,158|| align=right|2,60|| align=right|3,767||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30058)||2000 EJ58|| align=right|14,3|| align=right|2,380|| align=right|0,264|| align=right|2,79|| align=right|3,671||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30059)||2000 ET59|| align=right|16,8|| align=right|2,200|| align=right|0,059|| align=right|2,43|| align=right|3,263||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30060)||2000 EL60|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,153|| align=right|2,20|| align=right|3,699||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30061)||2000 EX61|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,090|| align=right|1,86|| align=right|3,387||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30062)||2000 ER62|| align=right|15,3|| align=right|2,462|| align=right|0,239|| align=right|7,88|| align=right|3,863||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30063)||2000 EX63|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,176|| align=right|3,18|| align=right|3,372||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30064)||2000 ER64|| align=right|15,4|| align=right|2,605|| align=right|0,139|| align=right|4,76|| align=right|4,204||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30065)||2000 EF66|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,149|| align=right|4,86|| align=right|3,625||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30066)||2000 EV68|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,104|| align=right|6,50|| align=right|3,614||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30067)||2000 EL70|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,145|| align=right|7,37|| align=right|3,542||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30068)||2000 EZ70|| align=right|14,0|| align=right|2,757|| align=right|0,160|| align=right|10,66|| align=right|4,577||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(30069)||2000 EH74|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,037|| align=right|7,48|| align=right|3,488||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30070)||2000 ES84|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,131|| align=right|6,54|| align=right|3,393||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30071)||2000 EW92|| align=right|14,3|| align=right|2,621|| align=right|0,106|| align=right|13,97|| align=right|4,241||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30072)||2000 EP93|| align=right|12,9|| align=right|2,689|| align=right|0,189|| align=right|11,99|| align=right|4,408||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30073)||2000 EP94|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,170|| align=right|4,61|| align=right|3,433||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30074)||2000 EY96|| align=right|13,7|| align=right|2,614|| align=right|0,077|| align=right|13,10|| align=right|4,225||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30075)||2000 EC97|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,103|| align=right|13,47|| align=right|4,406||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30076)||2000 EP97|| align=right|13,9|| align=right|3,082|| align=right|0,281|| align=right|3,61|| align=right|5,411||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30077)||2000 ES97|| align=right|13,6|| align=right|2,991|| align=right|0,267|| align=right|11,69|| align=right|5,172||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30078)||2000 EB104|| align=right|13,7|| align=right|2,859|| align=right|0,199|| align=right|15,75|| align=right|4,834||MBA||14. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30079)||2000 EP104|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,177|| align=right|3,02|| align=right|3,708||MBA||15. března 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30080)||2000 EQ105|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,148|| align=right|13,52|| align=right|4,298||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30081)||2000 EY108|| align=right|14,2|| align=right|2,332|| align=right|0,161|| align=right|5,40|| align=right|3,560||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30082)||2000 EE110|| align=right|14,6|| align=right|2,296|| align=right|0,162|| align=right|7,66|| align=right|3,479||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30083)||2000 EG110|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,097|| align=right|7,61|| align=right|3,698||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30084)||2000 EV110|| align=right|15,6|| align=right|2,428|| align=right|0,068|| align=right|5,38|| align=right|3,784||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30085)||2000 EZ112|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,131|| align=right|3,26|| align=right|3,408||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30086)||2000 EU113|| align=right|13,8|| align=right|2,449|| align=right|0,106|| align=right|13,48|| align=right|3,833||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30087)||2000 EL122|| align=right|15,6|| align=right|2,196|| align=right|0,084|| align=right|5,44|| align=right|3,254||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30088)||2000 EK128|| align=right|14,8|| align=right|2,457|| align=right|0,172|| align=right|3,59|| align=right|3,850||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30089)||2000 EW128|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,196|| align=right|5,75|| align=right|4,229||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30090)||2000 EL129|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,188|| align=right|3,64|| align=right|4,152||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30091)||2000 EY130|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,146|| align=right|2,01|| align=right|3,304||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30092)||2000 EB135|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,135|| align=right|3,57|| align=right|3,702||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30093)||2000 ES135|| align=right|13,7|| align=right|2,664|| align=right|0,284|| align=right|13,21|| align=right|4,348||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30094)||2000 ER141|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,169|| align=right|6,45|| align=right|3,444||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(30095)||2000 EU145|| align=right|14,9|| align=right|2,175|| align=right|0,063|| align=right|4,51|| align=right|3,206||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(30096)||2000 EZ147|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,164|| align=right|2,61|| align=right|3,863||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(30097)||2000 EQ148|| align=right|14,6|| align=right|2,366|| align=right|0,131|| align=right|7,35|| align=right|3,638||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(30098)||2000 EE151|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,183|| align=right|3,10|| align=right|3,672||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30099)||2000 EG151|| align=right|13,7|| align=right|2,656|| align=right|0,206|| align=right|13,12|| align=right|4,327||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30100)||2000 EL157|| align=right|13,7|| align=right|2,530|| align=right|0,183|| align=right|16,42|| align=right|4,023||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(30101)||2000 FA|| align=right|15,1|| align=right|2,165|| align=right|0,115|| align=right|1,64|| align=right|3,186||MBA||16. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30102)||2000 FC1|| align=right|10,4|| align=right|5,235|| align=right|0,042|| align=right|23,74|| align=right|11,98||JUT||26. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30103)||2000 FY2|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,128|| align=right|2,16|| align=right|3,649||MBA||28. března 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(30104)||2000 FA3|| align=right|14,9|| align=right|2,219|| align=right|0,095|| align=right|3,43|| align=right|3,304||MBA||27. března 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(30105)||2000 FO3|| align=right|13,7|| align=right|2,177|| align=right|0,312|| align=right|7,33|| align=right|3,210||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30106)||2000 FR3|| align=right|13,4|| align=right|2,558|| align=right|0,180|| align=right|9,81|| align=right|4,090||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30107)||2000 FT15|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,139|| align=right|7,29|| align=right|3,595||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30108)||2000 FM16|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,219|| align=right|15,60|| align=right|4,376||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30109)||2000 FQ17|| align=right|15,1|| align=right|2,276|| align=right|0,146|| align=right|7,76|| align=right|3,434||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30110)||2000 FH20|| align=right|14,5|| align=right|2,219|| align=right|0,091|| align=right|8,49|| align=right|3,305||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30111)||2000 FJ20|| align=right|14,5|| align=right|2,355|| align=right|0,092|| align=right|7,08|| align=right|3,613||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30112)||2000 FZ25|| align=right|13,6|| align=right|2,315|| align=right|0,148|| align=right|7,67|| align=right|3,521||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30113)||2000 FM26|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,114|| align=right|4,88|| align=right|3,634||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30114)||2000 FY26|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,086|| align=right|2,89|| align=right|3,378||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30115)||2000 FQ31|| align=right|13,9|| align=right|2,344|| align=right|0,212|| align=right|12,93|| align=right|3,587||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30116)||2000 FA36|| align=right|13,5|| align=right|2,356|| align=right|0,127|| align=right|12,48|| align=right|3,615||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30117)||2000 FW36|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|3,36|| align=right|3,422||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30118)||2000 FC37|| align=right|14,3|| align=right|2,236|| align=right|0,209|| align=right|5,41|| align=right|3,344||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30119)||2000 FS37|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,070|| align=right|5,94|| align=right|4,165||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30120)||2000 FZ38|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,203|| align=right|5,33|| align=right|3,677||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30121)||2000 FF39|| align=right|15,4|| align=right|2,185|| align=right|0,085|| align=right|4,07|| align=right|3,229||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30122)||2000 FC40|| align=right|14,9|| align=right|2,331|| align=right|0,121|| align=right|7,24|| align=right|3,559||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30123)||2000 FF40|| align=right|14,7|| align=right|2,202|| align=right|0,184|| align=right|5,64|| align=right|3,266||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30124)||2000 FZ40|| align=right|14,5|| align=right|2,300|| align=right|0,023|| align=right|4,57|| align=right|3,487||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30125)||2000 FF41|| align=right|14,3|| align=right|2,385|| align=right|0,094|| align=right|5,14|| align=right|3,683||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30126)||2000 FS41|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,092|| align=right|7,93|| align=right|3,473||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30127)||2000 FY41|| align=right|14,7|| align=right|2,186|| align=right|0,073|| align=right|5,96|| align=right|3,232||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30128)||2000 FJ44|| align=right|15,5|| align=right|2,448|| align=right|0,135|| align=right|5,39|| align=right|3,831||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30129)||2000 FT44|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,083|| align=right|6,44|| align=right|3,461||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30130)||2000 FK46|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,103|| align=right|6,17|| align=right|3,589||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30131)||2000 FO46|| align=right|15,5|| align=right|2,154|| align=right|0,105|| align=right|5,23|| align=right|3,161||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30132)||2000 FP47|| align=right|13,2|| align=right|3,093|| align=right|0,121|| align=right|8,94|| align=right|5,439||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30133)||2000 FA48|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,198|| align=right|10,53|| align=right|3,485||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30134)||2000 FR49|| align=right|13,1|| align=right|2,572|| align=right|0,060|| align=right|14,99|| align=right|4,124||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30135)||2000 FU49|| align=right|13,7|| align=right|2,588|| align=right|0,185|| align=right|12,18|| align=right|4,163||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30136)||2000 FO60|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,182|| align=right|5,59|| align=right|4,282||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30137)||2000 FB63|| align=right|15,5|| align=right|2,155|| align=right|0,127|| align=right|2,00|| align=right|3,162||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30138)||2000 FN68|| align=right|16,9|| align=right|2,244|| align=right|0,014|| align=right|2,40|| align=right|3,361||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30139)||2000 GG3|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,230|| align=right|23,49|| align=right|3,719||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30140)||2000 GO5|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,164|| align=right|5,16|| align=right|3,641||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30141)||2000 GT24|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,125|| align=right|6,67|| align=right|3,709||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30142)||2000 GS26|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,183|| align=right|6,84|| align=right|3,616||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30143)||2000 GU29|| align=right|13,7|| align=right|2,630|| align=right|0,188|| align=right|12,88|| align=right|4,263||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30144)||2000 GP31|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,067|| align=right|2,56|| align=right|3,523||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30145)||2000 GG33|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,144|| align=right|1,16|| align=right|3,775||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30146)||2000 GQ34|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,148|| align=right|00,66|| align=right|5,597||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30147)||2000 GV41|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,095|| align=right|5,60|| align=right|3,493||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30148)||2000 GP45|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,247|| align=right|3,19|| align=right|3,546||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30149)||2000 GW45|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,167|| align=right|4,58|| align=right|3,540||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30150)||2000 GC46|| align=right|14,4|| align=right|2,362|| align=right|0,117|| align=right|6,49|| align=right|3,628||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30151)||2000 GX46|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,059|| align=right|6,19|| align=right|3,648||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30152)||2000 GW49|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|2,85|| align=right|3,698||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30153)||2000 GT50|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,136|| align=right|6,22|| align=right|3,463||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30154)||2000 GO52|| align=right|14,3|| align=right|2,462|| align=right|0,192|| align=right|4,23|| align=right|3,862||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30155)||2000 GQ52|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,119|| align=right|3,85|| align=right|3,508||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30156)||2000 GH55|| align=right|15,5|| align=right|2,178|| align=right|0,148|| align=right|5,32|| align=right|3,213||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30157)||2000 GL55|| align=right|15,6|| align=right|2,460|| align=right|0,189|| align=right|2,78|| align=right|3,858||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30158)||2000 GQ55|| align=right|15,0|| align=right|2,971|| align=right|0,133|| align=right|1,96|| align=right|5,120||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30159)||2000 GR55|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,153|| align=right|3,13|| align=right|4,053||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30160)||2000 GD57|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,116|| align=right|1,42|| align=right|3,724||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30161)||2000 GM57|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,149|| align=right|2,02|| align=right|3,618||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30162)||2000 GO57|| align=right|15,0|| align=right|2,395|| align=right|0,141|| align=right|00,73|| align=right|3,705||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30163)||2000 GK58|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,111|| align=right|9,29|| align=right|4,668||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30164)||2000 GC59|| align=right|15,0|| align=right|2,423|| align=right|0,068|| align=right|00,75|| align=right|3,770||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30165)||2000 GF61|| align=right|13,7|| align=right|2,702|| align=right|0,067|| align=right|3,59|| align=right|4,441||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30166)||2000 GC62|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,105|| align=right|6,67|| align=right|3,707||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30167)||2000 GR62|| align=right|14,7|| align=right|2,330|| align=right|0,122|| align=right|5,47|| align=right|3,557||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30168)||2000 GG66|| align=right|14,9|| align=right|2,409|| align=right|0,181|| align=right|1,62|| align=right|3,737||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30169)||2000 GU67|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,130|| align=right|2,47|| align=right|3,508||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30170)||2000 GG68|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,070|| align=right|2,54|| align=right|4,221||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30171)||2000 GY70|| align=right|13,5|| align=right|2,382|| align=right|0,147|| align=right|7,03|| align=right|3,676||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30172)||2000 GZ71|| align=right|14,6|| align=right|2,841|| align=right|0,016|| align=right|2,45|| align=right|4,787||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30173)||2000 GG72|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,014|| align=right|4,73|| align=right|3,586||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30174)||2000 GY72|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,082|| align=right|1,83|| align=right|3,392||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30175)||2000 GS73|| align=right|15,4|| align=right|2,717|| align=right|0,143|| align=right|1,65|| align=right|4,477||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30176)||2000 GX73|| align=right|15,0|| align=right|2,361|| align=right|0,099|| align=right|5,87|| align=right|3,627||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30177)||2000 GV76|| align=right|14,4|| align=right|2,302|| align=right|0,065|| align=right|6,26|| align=right|3,493||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30178)||2000 GW77|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,229|| align=right|2,60|| align=right|3,606||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30179)||2000 GY79|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,141|| align=right|3,88|| align=right|3,793||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30180)||2000 GX87|| align=right|13,2|| align=right|2,597|| align=right|0,076|| align=right|13,89|| align=right|4,184||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30181)||2000 GR88|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,144|| align=right|13,63|| align=right|4,539||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30182)||2000 GC95|| align=right|13,4|| align=right|2,540|| align=right|0,185|| align=right|12,81|| align=right|4,049||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30183)||2000 GL95|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,170|| align=right|4,20|| align=right|3,744||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30184)||2000 GM95|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,122|| align=right|6,71|| align=right|3,672||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30185)||2000 GT95|| align=right|13,0|| align=right|2,547|| align=right|0,156|| align=right|5,25|| align=right|4,065||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30186)||2000 GY95|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,191|| align=right|8,76|| align=right|4,266||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30187)||2000 GN96|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,185|| align=right|4,12|| align=right|3,600||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30188)||2000 GR96|| align=right|14,8|| align=right|2,286|| align=right|0,125|| align=right|00,91|| align=right|3,455||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30189)||2000 GV96|| align=right|13,5|| align=right|2,576|| align=right|0,180|| align=right|10,85|| align=right|4,133||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30190)||2000 GW96|| align=right|14,7|| align=right|2,352|| align=right|0,179|| align=right|6,26|| align=right|3,606||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30191)||2000 GJ98|| align=right|14,3|| align=right|2,366|| align=right|0,075|| align=right|5,26|| align=right|3,639||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30192)||2000 GB100|| align=right|15,0|| align=right|2,276|| align=right|0,169|| align=right|5,58|| align=right|3,432||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30193)||2000 GL100|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,144|| align=right|6,00|| align=right|3,430||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30194)||2000 GM100|| align=right|14,3|| align=right|2,386|| align=right|0,184|| align=right|5,88|| align=right|3,685||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30195)||2000 GB101|| align=right|15,0|| align=right|2,421|| align=right|0,191|| align=right|6,17|| align=right|3,767||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30196)||2000 GB102|| align=right|14,6|| align=right|2,188|| align=right|0,199|| align=right|5,90|| align=right|3,235||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30197)||2000 GP102|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,028|| align=right|4,52|| align=right|3,521||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30198)||2000 GR103|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,080|| align=right|4,44|| align=right|3,461||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30199)||2000 GX103|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,047|| align=right|5,97|| align=right|3,293||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30200)||2000 GG104|| align=right|14,8|| align=right|2,367|| align=right|0,163|| align=right|3,02|| align=right|3,640||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30201)||2000 GA105|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,166|| align=right|3,39|| align=right|3,883||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30202)||2000 GD105|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,070|| align=right|3,24|| align=right|4,238||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30203)||2000 GK106|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,120|| align=right|1,81|| align=right|3,753||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30204)||2000 GX107|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,104|| align=right|3,23|| align=right|3,775||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30205)||2000 GV108|| align=right|14,7|| align=right|2,248|| align=right|0,033|| align=right|5,18|| align=right|3,369||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30206)||2000 GD109|| align=right|14,4|| align=right|2,758|| align=right|0,073|| align=right|5,81|| align=right|4,580||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30207)||2000 GL109|| align=right|14,0|| align=right|2,701|| align=right|0,160|| align=right|9,06|| align=right|4,438||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30208)||2000 GN115|| align=right|15,0|| align=right|2,361|| align=right|0,110|| align=right|6,19|| align=right|3,626||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30209)||2000 GG116|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,161|| align=right|4,79|| align=right|4,118||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30210)||2000 GN122|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,258|| align=right|14,41|| align=right|4,166||MBA||10. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30211)||2000 GN123|| align=right|14,3|| align=right|2,261|| align=right|0,130|| align=right|6,78|| align=right|3,400||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30212)||2000 GP123|| align=right|13,4|| align=right|2,688|| align=right|0,175|| align=right|11,62|| align=right|4,405||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30213)||2000 GW124|| align=right|13,6|| align=right|2,398|| align=right|0,142|| align=right|10,27|| align=right|3,712||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30214)||2000 GS125|| align=right|14,0|| align=right|2,301|| align=right|0,143|| align=right|7,37|| align=right|3,490||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30215)||2000 GU125|| align=right|13,7|| align=right|2,622|| align=right|0,071|| align=right|11,69|| align=right|4,244||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30216)||2000 GV125|| align=right|14,4|| align=right|2,280|| align=right|0,138|| align=right|6,64|| align=right|3,441||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30217)||2000 GA126|| align=right|14,1|| align=right|2,418|| align=right|0,028|| align=right|12,06|| align=right|3,760||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30218)||2000 GC126|| align=right|14,6|| align=right|2,266|| align=right|0,074|| align=right|5,36|| align=right|3,410||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30219)||2000 GM126|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,311|| align=right|27,07|| align=right|5,578||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30220)||2000 GP126|| align=right|13,8|| align=right|2,273|| align=right|0,193|| align=right|6,67|| align=right|3,426||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30221)||2000 GX126|| align=right|14,5|| align=right|2,297|| align=right|0,167|| align=right|8,32|| align=right|3,480||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30222)||2000 GA134|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,145|| align=right|6,48|| align=right|3,584||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30223)||2000 GE134|| align=right|13,3|| align=right|2,805|| align=right|0,196|| align=right|7,56|| align=right|4,697||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30224)||2000 GU136|| align=right|13,0|| align=right|2,571|| align=right|0,208|| align=right|15,24|| align=right|4,121||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30225)||2000 GV137|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,141|| align=right|1,05|| align=right|5,496||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30226)||2000 GY137|| align=right|14,3|| align=right|2,313|| align=right|0,178|| align=right|5,30|| align=right|3,518||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30227)||2000 GO139|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,165|| align=right|6,84|| align=right|4,135||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30228)||2000 GO141|| align=right|13,8|| align=right|2,755|| align=right|0,172|| align=right|10,13|| align=right|4,573||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30229)||2000 GL142|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,170|| align=right|13,13|| align=right|4,324||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30230)||2000 GP142|| align=right|14,6|| align=right|2,586|| align=right|0,216|| align=right|9,07|| align=right|4,158||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30231)||2000 GZ142|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,198|| align=right|13,83|| align=right|4,089||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30232)||2000 GV153|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,127|| align=right|6,35|| align=right|3,431||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30233)||2000 GJ161|| align=right|13,8|| align=right|3,138|| align=right|0,152|| align=right|10,02|| align=right|5,557||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30234)||2000 GD167|| align=right|15,0|| align=right|1,910|| align=right|0,080|| align=right|21,58|| align=right|2,640||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30235)||2000 GR179|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,120|| align=right|6,93|| align=right|3,555||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30236)||2000 HF|| align=right|13,8|| align=right|2,604|| align=right|0,126|| align=right|14,68|| align=right|4,200||MBA||23. dubna 2000||Kurohone||T. Kobayashi
|-
|(30237)||2000 HY1|| align=right|14,3|| align=right|2,412|| align=right|0,117|| align=right|5,85|| align=right|3,744||MBA||25. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30238)||2000 HY4|| align=right|13,7|| align=right|2,965|| align=right|0,026|| align=right|9,69|| align=right|5,104||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30239)||2000 HZ4|| align=right|13,9|| align=right|2,577|| align=right|0,048|| align=right|15,32|| align=right|4,137||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30240)||2000 HF8|| align=right|14,3|| align=right|2,623|| align=right|0,068|| align=right|3,13|| align=right|4,248||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30241)||2000 HN8|| align=right|15,4|| align=right|2,220|| align=right|0,052|| align=right|2,73|| align=right|3,307||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30242)||2000 HQ8|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,092|| align=right|7,83|| align=right|3,694||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30243)||2000 HS9|| align=right|15,7|| align=right|2,186|| align=right|0,071|| align=right|2,30|| align=right|3,231||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30244)||2000 HP10|| align=right|15,4|| align=right|2,211|| align=right|0,123|| align=right|7,11|| align=right|3,288||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30245)||2000 HC12|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,105|| align=right|6,40|| align=right|4,124||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30246)||2000 HC13|| align=right|13,7|| align=right|2,816|| align=right|0,062|| align=right|12,92|| align=right|4,724||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30247)||2000 HN13|| align=right|13,6|| align=right|3,192|| align=right|0,171|| align=right|00,39|| align=right|5,701||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30248)||2000 HV13|| align=right|14,1|| align=right|2,799|| align=right|0,196|| align=right|5,28|| align=right|4,683||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30249)||2000 HF14|| align=right|14,3|| align=right|2,296|| align=right|0,139|| align=right|5,58|| align=right|3,479||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30250)||2000 HG14|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,221|| align=right|4,99|| align=right|4,301||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30251)||2000 HR22|| align=right|15,2|| align=right|2,521|| align=right|0,086|| align=right|1,93|| align=right|4,001||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30252) Textorisová||2000 HE24|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,179|| align=right|7,66|| align=right|3,579||MBA||30. dubna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(30253) Vítek||2000 HF24|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,187|| align=right|5,87|| align=right|3,551||MBA||30. dubna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(30254)||2000 HZ25|| align=right|14,9|| align=right|2,876|| align=right|0,019|| align=right|2,48|| align=right|4,876||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30255)||2000 HK26|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,114|| align=right|2,86|| align=right|4,040||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30256)||2000 HC30|| align=right|15,3|| align=right|2,193|| align=right|0,155|| align=right|6,03|| align=right|3,248||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30257)||2000 HH32|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,145|| align=right|1,28|| align=right|3,603||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30258)||2000 HA33|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,103|| align=right|14,57|| align=right|4,204||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30259)||2000 HC35|| align=right|15,1|| align=right|2,253|| align=right|0,190|| align=right|6,37|| align=right|3,380||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30260)||2000 HY35|| align=right|13,9|| align=right|2,345|| align=right|0,068|| align=right|6,05|| align=right|3,591||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30261)||2000 HB36|| align=right|14,0|| align=right|2,550|| align=right|0,093|| align=right|14,35|| align=right|4,071||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30262)||2000 HP41|| align=right|13,4|| align=right|2,690|| align=right|0,277|| align=right|14,54|| align=right|4,412||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30263)||2000 HR41|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|12,41|| align=right|4,252||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30264)||2000 HT44|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,143|| align=right|3,94|| align=right|4,013||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30265)||2000 HH45|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,095|| align=right|4,14|| align=right|3,460||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30266)||2000 HW48|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,180|| align=right|14,21|| align=right|4,155||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30267)||2000 HQ49|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,050|| align=right|0,43|| align=right|4,236||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30268)||2000 HM50|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,147|| align=right|1,45|| align=right|4,173||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30269)||2000 HS50|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,143|| align=right|2,94|| align=right|3,646||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30270)||2000 HJ51|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,172|| align=right|3,63|| align=right|3,751||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30271)||2000 HZ51|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,021|| align=right|4,76|| align=right|3,464||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30272)||2000 HA52|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,053|| align=right|0,90|| align=right|4,289||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30273)||2000 HV52|| align=right|15,1|| align=right|2,226|| align=right|0,188|| align=right|3,31|| align=right|3,322||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30274)||2000 HN53|| align=right|13,3|| align=right|2,686|| align=right|0,214|| align=right|13,96|| align=right|4,401||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30275)||2000 HP53|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,177|| align=right|2,19|| align=right|4,177||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30276)||2000 HB55|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,073|| align=right|2,02|| align=right|4,347||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30277)||2000 HF55|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,131|| align=right|4,85|| align=right|3,439||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30278)||2000 HN56|| align=right|13,4|| align=right|2,902|| align=right|0,066|| align=right|3,33|| align=right|4,942||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30279)||2000 HQ56|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,139|| align=right|3,94|| align=right|3,558||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30280)||2000 HS56|| align=right|14,7|| align=right|2,512|| align=right|0,094|| align=right|3,57|| align=right|3,981||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30281)||2000 HH57|| align=right|14,1|| align=right|2,326|| align=right|0,203|| align=right|7,49|| align=right|3,547||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30282)||2000 HQ57|| align=right|14,5|| align=right|2,318|| align=right|0,119|| align=right|6,32|| align=right|3,528||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30283)||2000 HS57|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,106|| align=right|6,81|| align=right|3,436||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30284)||2000 HG58|| align=right|15,7|| align=right|2,408|| align=right|0,156|| align=right|0,23|| align=right|3,736||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30285)||2000 HB59|| align=right|12,8|| align=right|3,061|| align=right|0,124|| align=right|10,24|| align=right|5,355||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30286)||2000 HG61|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,088|| align=right|3,22|| align=right|5,050||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30287)||2000 HK62|| align=right|15,6|| align=right|2,739|| align=right|0,203|| align=right|2,57|| align=right|4,533||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30288)||2000 HT62|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,056|| align=right|5,04|| align=right|4,673||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30289)||2000 HP65|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,084|| align=right|5,15|| align=right|3,535||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30290)||2000 HG69|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,040|| align=right|6,87|| align=right|3,380||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30291)||2000 HL71|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,223|| align=right|9,60|| align=right|4,198||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30292)||2000 HJ72|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,127|| align=right|2,82|| align=right|3,381||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30293)||2000 HO72|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,057|| align=right|4,80|| align=right|4,494||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30294)||2000 HQ74|| align=right|14,7|| align=right|2,353|| align=right|0,227|| align=right|3,58|| align=right|3,608||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30295)||2000 HV74|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,103|| align=right|4,57|| align=right|4,099||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30296)||2000 HZ76|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,074|| align=right|9,69|| align=right|4,271||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30297)||2000 HO77|| align=right|13,2|| align=right|2,561|| align=right|0,132|| align=right|16,11|| align=right|4,098||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30298)||2000 HJ81|| align=right|15,2|| align=right|2,291|| align=right|0,195|| align=right|7,64|| align=right|3,467||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30299)||2000 HW81|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,188|| align=right|2,98|| align=right|3,366||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30300)||2000 HF86|| align=right|13,8|| align=right|2,973|| align=right|0,048|| align=right|10,83|| align=right|5,124||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30301)||2000 HK87|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,175|| align=right|5,27|| align=right|3,439||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30302)||2000 HS88|| align=right|14,9|| align=right|2,437|| align=right|0,042|| align=right|4,03|| align=right|3,803||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30303)||2000 HS93|| align=right|15,4|| align=right|2,197|| align=right|0,140|| align=right|2,52|| align=right|3,256||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30304)||2000 HZ103|| align=right|14,5|| align=right|2,528|| align=right|0,101|| align=right|14,40|| align=right|4,018||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30305) Severi||2000 JA|| align=right|13,5|| align=right|2,840|| align=right|0,088|| align=right|2,87|| align=right|4,786||MBA||1. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30306) Frigyesriesz||2000 JD|| align=right|14,4|| align=right|2,529|| align=right|0,031|| align=right|2,02|| align=right|4,022||MBA||2. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30307) Marcelriesz||2000 JE|| align=right|13,2|| align=right|3,030|| align=right|0,027|| align=right|9,88|| align=right|5,273||MBA||2. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30308)||2000 JN1|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,141|| align=right|5,27|| align=right|3,466||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30309)||2000 JR2|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,071|| align=right|6,95|| align=right|3,539||MBA||3. května 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30310)||2000 JO9|| align=right|14,9|| align=right|2,363|| align=right|0,104|| align=right|1,45|| align=right|3,631||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30311)||2000 JS10|| align=right|13,9|| align=right|1,991|| align=right|0,161|| align=right|19,26|| align=right|2,809||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30312)||2000 JC11|| align=right|14,9|| align=right|2,433|| align=right|0,081|| align=right|5,04|| align=right|3,795||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30313)||2000 JF14|| align=right|13,6|| align=right|2,683|| align=right|0,237|| align=right|4,70|| align=right|4,394||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30314)||2000 JH14|| align=right|14,6|| align=right|2,251|| align=right|0,120|| align=right|6,14|| align=right|3,377||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30315)||2000 JM14|| align=right|14,2|| align=right|3,207|| align=right|0,143|| align=right|1,67|| align=right|5,743||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30316)||2000 JT14|| align=right|14,6|| align=right|2,466|| align=right|0,098|| align=right|4,23|| align=right|3,872||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30317)||2000 JR15|| align=right|13,5|| align=right|2,637|| align=right|0,089|| align=right|14,60|| align=right|4,281||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30318)||2000 JW15|| align=right|13,8|| align=right|2,742|| align=right|0,069|| align=right|3,27|| align=right|4,539||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30319)||2000 JT16|| align=right|13,1|| align=right|2,932|| align=right|0,043|| align=right|8,72|| align=right|5,021||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30320)||2000 JP17|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,210|| align=right|6,19|| align=right|3,744||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30321)||2000 JT17|| align=right|15,0|| align=right|2,216|| align=right|0,077|| align=right|5,25|| align=right|3,298||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30322)||2000 JU17|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,317|| align=right|14,91|| align=right|4,650||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30323)||2000 JV17|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,129|| align=right|6,27|| align=right|3,432||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30324)||2000 JS19|| align=right|15,2|| align=right|2,233|| align=right|0,070|| align=right|1,66|| align=right|3,335||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30325)||2000 JV20|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,027|| align=right|8,99|| align=right|4,202||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30326)||2000 JS21|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,119|| align=right|1,86|| align=right|3,416||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30327)||2000 JP22|| align=right|14,1|| align=right|2,742|| align=right|0,122|| align=right|5,10|| align=right|4,540||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30328)||2000 JX22|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,126|| align=right|9,36|| align=right|3,500||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30329)||2000 JR23|| align=right|14,0|| align=right|2,407|| align=right|0,051|| align=right|5,26|| align=right|3,733||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30330)||2000 JY24|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,143|| align=right|6,89|| align=right|3,605||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30331)||2000 JT26|| align=right|13,2|| align=right|3,050|| align=right|0,135|| align=right|9,24|| align=right|5,327||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30332)||2000 JW26|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,097|| align=right|3,46|| align=right|3,791||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30333)||2000 JH27|| align=right|14,2|| align=right|2,291|| align=right|0,155|| align=right|6,40|| align=right|3,466||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30334)||2000 JN28|| align=right|14,6|| align=right|2,436|| align=right|0,085|| align=right|5,08|| align=right|3,802||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30335)||2000 JU28|| align=right|12,9|| align=right|3,034|| align=right|0,112|| align=right|11,64|| align=right|5,284||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30336)||2000 JD29|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,139|| align=right|4,41|| align=right|4,115||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30337)||2000 JO29|| align=right|14,7|| align=right|2,454|| align=right|0,193|| align=right|1,85|| align=right|3,843||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30338)||2000 JW29|| align=right|14,7|| align=right|2,309|| align=right|0,105|| align=right|3,76|| align=right|3,507||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30339)||2000 JQ32|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,209|| align=right|1,57|| align=right|4,213||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30340)||2000 JY32|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,112|| align=right|4,35|| align=right|3,601||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30341)||2000 JT33|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,105|| align=right|5,38|| align=right|3,693||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30342)||2000 JX35|| align=right|14,0|| align=right|2,895|| align=right|0,011|| align=right|2,44|| align=right|4,925||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30343)||2000 JB36|| align=right|14,7|| align=right|2,364|| align=right|0,157|| align=right|2,30|| align=right|3,635||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30344)||2000 JG36|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,185|| align=right|16,29|| align=right|4,127||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30345)||2000 JN36|| align=right|13,1|| align=right|2,635|| align=right|0,161|| align=right|14,36|| align=right|4,275||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30346)||2000 JK37|| align=right|12,6|| align=right|3,166|| align=right|0,226|| align=right|14,05|| align=right|5,632||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30347)||2000 JY37|| align=right|14,5|| align=right|2,297|| align=right|0,102|| align=right|5,55|| align=right|3,480||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30348)||2000 JD38|| align=right|15,3|| align=right|2,865|| align=right|0,083|| align=right|0,91|| align=right|4,850||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30349)||2000 JV38|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,135|| align=right|10,34|| align=right|4,712||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30350)||2000 JA39|| align=right|15,4|| align=right|2,267|| align=right|0,172|| align=right|2,87|| align=right|3,413||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30351)||2000 JK39|| align=right|13,7|| align=right|2,643|| align=right|0,206|| align=right|11,82|| align=right|4,297||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30352)||2000 JL39|| align=right|13,6|| align=right|2,906|| align=right|0,047|| align=right|2,66|| align=right|4,953||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30353)||2000 JQ39|| align=right|14,1|| align=right|2,830|| align=right|0,060|| align=right|2,78|| align=right|4,759||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30354)||2000 JR39|| align=right|14,5|| align=right|3,217|| align=right|0,159|| align=right|0,82|| align=right|5,770||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30355)||2000 JU39|| align=right|14,8|| align=right|2,164|| align=right|0,093|| align=right|4,75|| align=right|3,183||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30356)||2000 JJ41|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,216|| align=right|1,20|| align=right|4,041||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30357)||2000 JJ45|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,100|| align=right|2,39|| align=right|4,300||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30358)||2000 JF49|| align=right|13,8|| align=right|2,415|| align=right|0,111|| align=right|5,41|| align=right|3,753||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30359)||2000 JE50|| align=right|14,0|| align=right|2,669|| align=right|0,170|| align=right|11,63|| align=right|4,360||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30360)||2000 JY50|| align=right|14,3|| align=right|2,433|| align=right|0,203|| align=right|4,85|| align=right|3,794||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30361)||2000 JJ51|| align=right|14,3|| align=right|2,534|| align=right|0,108|| align=right|12,54|| align=right|4,034||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30362)||2000 JD54|| align=right|14,9|| align=right|2,258|| align=right|0,100|| align=right|4,53|| align=right|3,391||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30363)||2000 JW54|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,156|| align=right|3,29|| align=right|3,820||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30364)||2000 JX54|| align=right|14,0|| align=right|2,449|| align=right|0,196|| align=right|3,73|| align=right|3,831||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30365)||2000 JO55|| align=right|15,1|| align=right|2,314|| align=right|0,099|| align=right|4,19|| align=right|3,520||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30366)||2000 JC57|| align=right|12,9|| align=right|2,681|| align=right|0,110|| align=right|12,47|| align=right|4,389||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30367)||2000 JS57|| align=right|13,3|| align=right|2,785|| align=right|0,096|| align=right|10,20|| align=right|4,648||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30368)||2000 JT57|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,097|| align=right|6,10|| align=right|4,057||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30369)||2000 JU58|| align=right|13,9|| align=right|2,562|| align=right|0,142|| align=right|8,44|| align=right|4,099||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30370)||2000 JA59|| align=right|14,3|| align=right|2,399|| align=right|0,114|| align=right|5,55|| align=right|3,714||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30371)||2000 JR59|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,118|| align=right|6,41|| align=right|3,561||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30372)||2000 JK62|| align=right|14,9|| align=right|2,530|| align=right|0,120|| align=right|3,21|| align=right|4,024||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30373)||2000 JO62|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,138|| align=right|6,35|| align=right|3,690||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30374)||2000 JU62|| align=right|14,8|| align=right|2,375|| align=right|0,125|| align=right|6,18|| align=right|3,660||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30375)||2000 JD63|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,163|| align=right|3,33|| align=right|3,998||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30376)||2000 JE65|| align=right|13,1|| align=right|2,666|| align=right|0,184|| align=right|13,05|| align=right|4,353||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30377)||2000 JL66|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,151|| align=right|14,69|| align=right|4,196||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30378)||2000 JW67|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,148|| align=right|6,65|| align=right|3,857||MBA||6. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30379)||2000 JY69|| align=right|13,0|| align=right|2,788|| align=right|0,286|| align=right|17,27|| align=right|4,655||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30380)||2000 JE76|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,093|| align=right|3,95|| align=right|3,261||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30381)||2000 JN76|| align=right|13,7|| align=right|2,565|| align=right|0,195|| align=right|5,96|| align=right|4,106||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30382)||2000 JB81|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,188|| align=right|8,33|| align=right|4,097||MBA||15. května 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(30383)||2000 KZ1|| align=right|14,6|| align=right|2,265|| align=right|0,151|| align=right|5,86|| align=right|3,408||MBA||26. května 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(30384)||2000 KK3|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,097|| align=right|3,13|| align=right|4,487||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30385)||2000 KG8|| align=right|13,4|| align=right|2,716|| align=right|0,089|| align=right|7,90|| align=right|4,474||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30386)||2000 KL16|| align=right|14,2|| align=right|2,787|| align=right|0,032|| align=right|3,47|| align=right|4,653||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30387)||2000 KN16|| align=right|13,6|| align=right|2,545|| align=right|0,169|| align=right|12,98|| align=right|4,059||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30388)||2000 KJ17|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,084|| align=right|1,74|| align=right|4,545||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30389)||2000 KW17|| align=right|14,2|| align=right|2,830|| align=right|0,030|| align=right|3,06|| align=right|4,761||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30390)||2000 KX17|| align=right|13,7|| align=right|3,133|| align=right|0,134|| align=right|1,80|| align=right|5,545||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30391)||2000 KA23|| align=right|13,7|| align=right|2,979|| align=right|0,057|| align=right|11,96|| align=right|5,142||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30392)||2000 KX26|| align=right|13,7|| align=right|2,704|| align=right|0,225|| align=right|12,74|| align=right|4,446||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30393)||2000 KN30|| align=right|13,7|| align=right|2,661|| align=right|0,236|| align=right|5,26|| align=right|4,341||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30394)||2000 KZ32|| align=right|13,5|| align=right|3,203|| align=right|0,124|| align=right|1,40|| align=right|5,730||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30395)||2000 KQ36|| align=right|13,6|| align=right|2,805|| align=right|0,124|| align=right|15,02|| align=right|4,697||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30396)||2000 KV36|| align=right|14,3|| align=right|3,007|| align=right|0,083|| align=right|2,87|| align=right|5,214||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30397)||2000 KU39|| align=right|13,9|| align=right|2,606|| align=right|0,337|| align=right|6,92|| align=right|4,207||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30398)||2000 KM41|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,201|| align=right|13,60|| align=right|5,654||MBA||30. května 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(30399)||2000 KF42|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,247|| align=right|15,49|| align=right|4,533||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30400)||2000 KL42|| align=right|14,4|| align=right|2,450|| align=right|0,135|| align=right|14,75|| align=right|3,835||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30401)||2000 KO47|| align=right|12,3|| align=right|3,207|| align=right|0,085|| align=right|17,04|| align=right|5,742||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30402)||2000 KN50|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,172|| align=right|8,51|| align=right|3,792||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30403)||2000 KR50|| align=right|13,8|| align=right|2,597|| align=right|0,203|| align=right|14,75|| align=right|4,184||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30404)||2000 KN51|| align=right|16,2|| align=right|2,678|| align=right|0,100|| align=right|1,18|| align=right|4,382||MBA||31. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30405)||2000 KE52|| align=right|15,2|| align=right|2,170|| align=right|0,096|| align=right|4,17|| align=right|3,196||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30406)||2000 KU54|| align=right|14,7|| align=right|2,253|| align=right|0,116|| align=right|3,57|| align=right|3,382||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30407)||2000 KK55|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,023|| align=right|4,40|| align=right|3,510||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30408)||2000 KW55|| align=right|13,2|| align=right|2,993|| align=right|0,038|| align=right|9,87|| align=right|5,178||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30409)||2000 KY55|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,123|| align=right|2,20|| align=right|4,187||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30410)||2000 KU56|| align=right|13,7|| align=right|3,065|| align=right|0,068|| align=right|11,04|| align=right|5,364||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30411)||2000 KP57|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,192|| align=right|3,88|| align=right|3,631||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30412)||2000 KJ58|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,072|| align=right|10,62|| align=right|5,104||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30413)||2000 KS59|| align=right|13,9|| align=right|3,052|| align=right|0,071|| align=right|3,17|| align=right|5,330||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30414)||2000 KC69|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,059|| align=right|2,10|| align=right|4,142||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30415)||2000 KT74|| align=right|13,5|| align=right|2,750|| align=right|0,126|| align=right|6,70|| align=right|4,561||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30416)||2000 KG76|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,043|| align=right|7,11|| align=right|3,702||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30417) Staudt||2000 LF|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,206|| align=right|3,61|| align=right|4,338||MBA||1. června 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30418) Jakobsteiner||2000 LG|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,215|| align=right|12,18|| align=right|4,400||MBA||1. června 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30419)||2000 LU|| align=right|13,3|| align=right|2,809|| align=right|0,096|| align=right|7,37|| align=right|4,708||MBA||2. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30420)||2000 LD1|| align=right|13,3|| align=right|2,713|| align=right|0,090|| align=right|7,56|| align=right|4,467||MBA||1. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(30421)||2000 LM2|| align=right|14,3|| align=right|2,800|| align=right|0,114|| align=right|9,73|| align=right|4,684||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30422)||2000 LE4|| align=right|13,8|| align=right|2,632|| align=right|0,084|| align=right|14,40|| align=right|4,270||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30423)||2000 LG4|| align=right|12,8|| align=right|3,108|| align=right|0,059|| align=right|17,74|| align=right|5,480||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30424)||2000 LS4|| align=right|13,6|| align=right|2,210|| align=right|0,126|| align=right|6,03|| align=right|3,286||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30425)||2000 LP7|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,164|| align=right|5,13|| align=right|4,514||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30426)||2000 LU8|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,145|| align=right|5,27|| align=right|3,764||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30427)||2000 LX8|| align=right|14,0|| align=right|2,912|| align=right|0,121|| align=right|1,82|| align=right|4,968||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30428)||2000 LP11|| align=right|13,1|| align=right|2,659|| align=right|0,075|| align=right|14,73|| align=right|4,335||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30429)||2000 LR11|| align=right|13,0|| align=right|3,055|| align=right|0,107|| align=right|11,45|| align=right|5,338||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30430)||2000 LO16|| align=right|14,7|| align=right|2,324|| align=right|0,086|| align=right|4,75|| align=right|3,543||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30431)||2000 LR16|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,131|| align=right|5,81|| align=right|3,419||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30432)||2000 LM20|| align=right|12,6|| align=right|2,633|| align=right|0,129|| align=right|11,45|| align=right|4,271||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30433)||2000 LJ21|| align=right|12,4|| align=right|3,099|| align=right|0,047|| align=right|15,27|| align=right|5,455||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30434)||2000 LQ21|| align=right|12,8|| align=right|3,148|| align=right|0,080|| align=right|13,24|| align=right|5,585||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30435)||2000 LB29|| align=right|12,7|| align=right|3,952|| align=right|0,238|| align=right|3,11|| align=right|7,854||HLD||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30436)||2000 LC29|| align=right|13,8|| align=right|2,641|| align=right|0,172|| align=right|2,83|| align=right|4,291||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30437)||2000 LE32|| align=right|14,0|| align=right|2,354|| align=right|0,070|| align=right|6,23|| align=right|3,610||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30438)||2000 LL34|| align=right|13,5|| align=right|2,807|| align=right|0,155|| align=right|10,56|| align=right|4,702||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30439) Moe||2000 MB|| align=right|13,6|| align=right|2,484|| align=right|0,114|| align=right|6,20|| align=right|3,914||MBA||21. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30440) Larry||2000 MG|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,209|| align=right|1,44|| align=right|5,168||MBA||22. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30441) Curly||2000 MX|| align=right|13,9|| align=right|3,127|| align=right|0,155|| align=right|6,50|| align=right|5,529||MBA||24. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30442)||2000 MO4|| align=right|13,6|| align=right|3,071|| align=right|0,134|| align=right|9,52|| align=right|5,380||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30443) Stieltjes||2000 NR|| align=right|13,0|| align=right|2,640|| align=right|0,033|| align=right|6,87|| align=right|4,288||MBA||3. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30444) Shemp||2000 NY1|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,171|| align=right|8,03|| align=right|4,618||MBA||5. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30445) Stirling||2000 NJ2|| align=right|13,8|| align=right|2,701|| align=right|0,147|| align=right|12,07|| align=right|4,437||MBA||5. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30446)||2000 NO2|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,126|| align=right|3,47|| align=right|4,304||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30447)||2000 NO3|| align=right|13,9|| align=right|2,945|| align=right|0,115|| align=right|3,59|| align=right|5,054||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30448)||2000 NV3|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,146|| align=right|12,84|| align=right|4,392||MBA||7. července 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(30449)||2000 NH13|| align=right|13,0|| align=right|2,835|| align=right|0,130|| align=right|10,75|| align=right|4,772||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30450)||2000 NM20|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,046|| align=right|8,83|| align=right|5,104||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30451)||2000 NX23|| align=right|14,5|| align=right|3,037|| align=right|0,119|| align=right|9,57|| align=right|5,292||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30452)||2000 NR24|| align=right|14,0|| align=right|2,853|| align=right|0,088|| align=right|13,17|| align=right|4,817||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30453)||2000 NQ25|| align=right|12,5|| align=right|2,869|| align=right|0,131|| align=right|12,78|| align=right|4,858||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30454)||2000 NK26|| align=right|14,3|| align=right|3,129|| align=right|0,033|| align=right|8,90|| align=right|5,535||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30455)||2000 NB27|| align=right|13,0|| align=right|3,083|| align=right|0,004|| align=right|10,36|| align=right|5,413||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30456)||2000 OY1|| align=right|13,9|| align=right|3,173|| align=right|0,173|| align=right|1,41|| align=right|5,652||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30457)||2000 OZ3|| align=right|13,3|| align=right|2,998|| align=right|0,110|| align=right|8,80|| align=right|5,190||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30458)||2000 OC6|| align=right|13,2|| align=right|3,049|| align=right|0,089|| align=right|7,85|| align=right|5,323||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30459)||2000 OK6|| align=right|13,9|| align=right|2,274|| align=right|0,112|| align=right|5,69|| align=right|3,428||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30460)||2000 OT6|| align=right|13,7|| align=right|3,183|| align=right|0,043|| align=right|9,55|| align=right|5,678||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30461)||2000 OZ9|| align=right|13,4|| align=right|2,730|| align=right|0,162|| align=right|6,14|| align=right|4,509||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30462)||2000 OM10|| align=right|13,3|| align=right|3,006|| align=right|0,095|| align=right|11,45|| align=right|5,210||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30463)||2000 OE11|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,083|| align=right|9,00|| align=right|5,137||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30464)||2000 OH12|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,086|| align=right|2,03|| align=right|4,234||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30465)||2000 OY13|| align=right|13,3|| align=right|3,124|| align=right|0,050|| align=right|5,54|| align=right|5,521||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30466)||2000 OP14|| align=right|13,4|| align=right|3,168|| align=right|0,095|| align=right|11,57|| align=right|5,639||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30467)||2000 OV14|| align=right|13,1|| align=right|3,061|| align=right|0,045|| align=right|8,03|| align=right|5,355||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30468)||2000 OW16|| align=right|13,0|| align=right|3,158|| align=right|0,098|| align=right|7,49|| align=right|5,611||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30469)||2000 OZ16|| align=right|13,9|| align=right|3,210|| align=right|0,189|| align=right|1,06|| align=right|5,751||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30470)||2000 OR19|| align=right|13,5|| align=right|3,049|| align=right|0,209|| align=right|3,18|| align=right|5,323||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30471)||2000 OF20|| align=right|13,3|| align=right|3,238|| align=right|0,032|| align=right|6,22|| align=right|5,825||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30472)||2000 OM23|| align=right|12,4|| align=right|3,218|| align=right|0,177|| align=right|15,11|| align=right|5,771||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30473)||2000 OP23|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,124|| align=right|0,89|| align=right|5,290||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30474)||2000 OE26|| align=right|14,0|| align=right|2,762|| align=right|0,144|| align=right|10,44|| align=right|4,589||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30475)||2000 OA32|| align=right|13,0|| align=right|3,169|| align=right|0,108|| align=right|19,00|| align=right|5,641||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30476)||2000 OY34|| align=right|13,7|| align=right|2,585|| align=right|0,120|| align=right|16,10|| align=right|4,156||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30477)||2000 OM36|| align=right|13,7|| align=right|2,763|| align=right|0,129|| align=right|11,83|| align=right|4,591||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30478)||2000 OQ37|| align=right|13,7|| align=right|3,227|| align=right|0,148|| align=right|10,45|| align=right|5,795||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30479)||2000 OW37|| align=right|13,6|| align=right|3,327|| align=right|0,180|| align=right|10,25|| align=right|6,067||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30480)||2000 OH40|| align=right|13,7|| align=right|2,758|| align=right|0,230|| align=right|7,56|| align=right|4,581||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30481)||2000 OX40|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,136|| align=right|9,59|| align=right|5,633||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30482)||2000 OG45|| align=right|11,7|| align=right|3,181|| align=right|0,108|| align=right|16,56|| align=right|5,673||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30483)||2000 OG52|| align=right|13,2|| align=right|3,229|| align=right|0,039|| align=right|8,40|| align=right|5,801||MBA||24. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30484)||2000 PD6|| align=right|13,6|| align=right|3,011|| align=right|0,117|| align=right|10,94|| align=right|5,224||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30485)||2000 PK16|| align=right|13,4|| align=right|2,944|| align=right|0,203|| align=right|6,80|| align=right|5,050||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30486)||2000 PE23|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,229|| align=right|11,36|| align=right|4,249||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30487)||2000 QG10|| align=right|14,5|| align=right|3,188|| align=right|0,154|| align=right|0,24|| align=right|5,691||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30488)||2000 QJ11|| align=right|14,1|| align=right|2,953|| align=right|0,108|| align=right|2,35|| align=right|5,073||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30489)||2000 QL32|| align=right|13,1|| align=right|3,097|| align=right|0,039|| align=right|9,21|| align=right|5,448||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30490)||2000 QP33|| align=right|12,4|| align=right|3,134|| align=right|0,046|| align=right|16,74|| align=right|5,547||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30491)||2000 QJ38|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,165|| align=right|2,18|| align=right|5,684||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30492)||2000 QQ40|| align=right|13,6|| align=right|3,162|| align=right|0,181|| align=right|1,92|| align=right|5,623||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30493)||2000 QM48|| align=right|13,0|| align=right|3,188|| align=right|0,072|| align=right|9,17|| align=right|5,692||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30494)||2000 QD67|| align=right|13,1|| align=right|3,148|| align=right|0,180|| align=right|21,05|| align=right|5,585||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30495)||2000 QZ72|| align=right|13,1|| align=right|3,235|| align=right|0,054|| align=right|11,95|| align=right|5,818||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30496)||2000 QN80|| align=right|13,6|| align=right|3,077|| align=right|0,117|| align=right|10,73|| align=right|5,397||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30497)||2000 QH97|| align=right|12,3|| align=right|3,162|| align=right|0,086|| align=right|13,79|| align=right|5,621||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30498)||2000 QK100|| align=right|11,7|| align=right|5,301|| align=right|0,089|| align=right|4,68|| align=right|12,21||JUT||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30499)||2000 QE169|| align=right|11,8|| align=right|5,173|| align=right|0,057|| align=right|3,92|| align=right|11,77||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30500)||2000 QC193|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,138|| align=right|2,56|| align=right|5,417||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30501)||2000 RH17|| align=right|12,6|| align=right|3,192|| align=right|0,108|| align=right|8,40|| align=right|5,703||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30502)||2000 RY29|| align=right|12,9|| align=right|3,136|| align=right|0,116|| align=right|11,97|| align=right|5,552||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30503)||2000 RW79|| align=right|12,1|| align=right|3,000|| align=right|0,069|| align=right|9,82|| align=right|5,195||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30504)||2000 RS80|| align=right|11,2|| align=right|5,220|| align=right|0,062|| align=right|5,29|| align=right|11,93||JUT||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30505)||2000 RW82|| align=right|11,2|| align=right|5,179|| align=right|0,084|| align=right|28,72|| align=right|11,79||JUT||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30506)||2000 RO85|| align=right|10,7|| align=right|5,137|| align=right|0,081|| align=right|20,05|| align=right|11,65||JUT||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30507)||2000 SK8|| align=right|12,7|| align=right|3,003|| align=right|0,072|| align=right|10,64|| align=right|5,203||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30508)||2000 SZ130|| align=right|11,6|| align=right|5,091|| align=right|0,046|| align=right|17,26|| align=right|11,49||JUT||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30509)||2000 YQ105|| align=right|14,2|| align=right|2,423|| align=right|0,193|| align=right|6,54|| align=right|3,771||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30510)||2001 DM44|| align=right|11,5|| align=right|5,249|| align=right|0,127|| align=right|11,46|| align=right|12,03||JUT||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30511)||2001 FS29|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,188|| align=right|13,49|| align=right|4,341||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30512)||2001 HO8|| align=right|12,5|| align=right|3,830|| align=right|0,328|| align=right|25,78|| align=right|7,495||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30513)||2001 HE48|| align=right|14,1|| align=right|2,667|| align=right|0,101|| align=right|16,16|| align=right|4,354||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30514)||2001 HQ49|| align=right|15,4|| align=right|2,224|| align=right|0,184|| align=right|3,20|| align=right|3,317||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30515)||2001 KZ29|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,133|| align=right|15,39|| align=right|4,197||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30516)||2001 LB7|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,180|| align=right|9,12|| align=right|4,557||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30517)||2001 LJ15|| align=right|13,0|| align=right|3,481|| align=right|0,100|| align=right|8,72|| align=right|6,495||MBA||11. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30518)||2001 LE16|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,140|| align=right|7,05|| align=right|3,801||MBA||13. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30519)||2001 ML9|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,151|| align=right|2,94|| align=right|3,434||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30520)||2001 MM11|| align=right|14,7|| align=right|2,323|| align=right|0,095|| align=right|6,43|| align=right|3,541||MBA||19. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30521)||2001 MU14|| align=right|14,5|| align=right|2,699|| align=right|0,250|| align=right|4,80|| align=right|4,432||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30522)||2001 MQ15|| align=right|13,2|| align=right|2,779|| align=right|0,344|| align=right|14,09|| align=right|4,633||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30523)||2001 MK23|| align=right|13,4|| align=right|3,205|| align=right|0,150|| align=right|10,11|| align=right|5,737||MBA||27. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30524)||2001 MY24|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,196|| align=right|5,70|| align=right|3,359||MBA||16. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30525)||2001 MX28|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,088|| align=right|1,64|| align=right|4,564||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30526)||2001 NC2|| align=right|15,2|| align=right|2,349|| align=right|0,239|| align=right|8,91|| align=right|3,599||MBA||13. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30527)||2001 NW10|| align=right|13,8|| align=right|2,963|| align=right|0,055|| align=right|8,66|| align=right|5,099||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30528)||2001 NT17|| align=right|15,7|| align=right|2,199|| align=right|0,047|| align=right|2,82|| align=right|3,261||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30529)||2001 NE18|| align=right|12,8|| align=right|3,197|| align=right|0,045|| align=right|14,54|| align=right|5,715||MBA||10. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30530)||2001 NS18|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,193|| align=right|1,80|| align=right|3,699||MBA||12. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30531)||2001 ND21|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,197|| align=right|1,84|| align=right|5,621||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30532)||2001 OO|| align=right|14,6|| align=right|2,964|| align=right|0,073|| align=right|9,98|| align=right|5,103||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30533)||2001 OV4|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,185|| align=right|2,47|| align=right|3,732||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30534)||2001 OA5|| align=right|12,2|| align=right|3,113|| align=right|0,127|| align=right|11,84|| align=right|5,491||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30535)||2001 OR5|| align=right|14,6|| align=right|1,926|| align=right|0,031|| align=right|24,05|| align=right|2,673||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30536)||2001 OJ7|| align=right|13,1|| align=right|2,778|| align=right|0,172|| align=right|7,99|| align=right|4,630||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30537)||2001 OR8|| align=right|14,9|| align=right|2,409|| align=right|0,198|| align=right|3,65|| align=right|3,739||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30538)||2001 OG12|| align=right|13,1|| align=right|2,992|| align=right|0,078|| align=right|10,35|| align=right|5,175||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30539)||2001 OT13|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,176|| align=right|6,85|| align=right|3,339||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30540)||2001 ON14|| align=right|13,6|| align=right|2,997|| align=right|0,106|| align=right|2,45|| align=right|5,188||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30541)||2001 OG20|| align=right|12,5|| align=right|3,164|| align=right|0,160|| align=right|22,85|| align=right|5,626||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30542)||2001 OG23|| align=right|13,1|| align=right|2,656|| align=right|0,033|| align=right|21,04|| align=right|4,327||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30543)||2001 OE27|| align=right|13,9|| align=right|3,101|| align=right|0,223|| align=right|15,37|| align=right|5,460||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30544)||2001 OO32|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,074|| align=right|7,72|| align=right|3,524||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30545)||2001 OT35|| align=right|11,8|| align=right|3,187|| align=right|0,176|| align=right|27,08|| align=right|5,689||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30546)||2001 OA38|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,126|| align=right|7,16|| align=right|3,655||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30547)||2001 OS44|| align=right|14,6|| align=right|2,675|| align=right|0,068|| align=right|15,12|| align=right|4,374||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30548)||2001 OT45|| align=right|14,6|| align=right|2,924|| align=right|0,096|| align=right|7,09|| align=right|4,999||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30549)||2001 OE46|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,240|| align=right|4,67|| align=right|4,114||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30550)||2001 OH47|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,270|| align=right|9,51|| align=right|5,644||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30551)||2001 OH50|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,198|| align=right|3,86|| align=right|3,423||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30552)||2001 OM54|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,193|| align=right|11,10|| align=right|4,642||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30553)||2001 OV56|| align=right|14,3|| align=right|2,563|| align=right|0,125|| align=right|3,00|| align=right|4,102||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30554)||2001 OP57|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,151|| align=right|6,82|| align=right|3,705||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30555)||2001 OM59|| align=right|14,0|| align=right|2,327|| align=right|0,285|| align=right|21,15|| align=right|3,550||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30556)||2001 OX59|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,213|| align=right|10,20|| align=right|4,145||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30557)||2001 OD67|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,217|| align=right|5,15|| align=right|4,149||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30558)||2001 OC68|| align=right|15,0|| align=right|2,221|| align=right|0,209|| align=right|6,47|| align=right|3,308||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30559)||2001 OG68|| align=right|14,5|| align=right|2,605|| align=right|0,208|| align=right|7,28|| align=right|4,204||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30560)||2001 OO71|| align=right|15,1|| align=right|2,206|| align=right|0,222|| align=right|7,70|| align=right|3,276||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30561)||2001 OP71|| align=right|13,1|| align=right|2,755|| align=right|0,159|| align=right|6,13|| align=right|4,571||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30562)||2001 ON72|| align=right|13,7|| align=right|3,217|| align=right|0,154|| align=right|0,41|| align=right|5,769||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30563)||2001 OZ75|| align=right|14,8|| align=right|2,939|| align=right|0,038|| align=right|3,18|| align=right|5,038||MBA||27. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30564) Olomouc||2001 OC77|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,147|| align=right|3,90|| align=right|4,183||MBA||28. července 2001||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(30565)||2001 OV80|| align=right|14,2|| align=right|2,587|| align=right|0,256|| align=right|13,00|| align=right|4,159||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30566) Stokes||2001 OO81|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,227|| align=right|3,06|| align=right|3,671||MBA||29. července 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30567)||2001 OR90|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,135|| align=right|3,01|| align=right|3,627||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30568)||2001 OQ91|| align=right|13,4|| align=right|2,659|| align=right|0,157|| align=right|12,75|| align=right|4,336||MBA||31. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30569)||2001 OG94|| align=right|14,4|| align=right|2,661|| align=right|0,198|| align=right|2,80|| align=right|4,340||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30570)||2001 OO96|| align=right|13,9|| align=right|2,460|| align=right|0,142|| align=right|5,59|| align=right|3,858||MBA||24. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30571)||2001 OW97|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,199|| align=right|5,34|| align=right|3,653||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30572)||2001 OE98|| align=right|12,7|| align=right|3,043|| align=right|0,136|| align=right|9,29|| align=right|5,308||MBA||25. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30573)||2001 OR99|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,191|| align=right|0,58|| align=right|3,817||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30574)||2001 OQ100|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,163|| align=right|3,33|| align=right|3,692||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30575)||2001 OM101|| align=right|13,4|| align=right|3,124|| align=right|0,018|| align=right|23,35|| align=right|5,520||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30576)||2001 OC103|| align=right|13,4|| align=right|2,995|| align=right|0,193|| align=right|8,24|| align=right|5,183||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30577)||2001 OU103|| align=right|15,1|| align=right|1,818|| align=right|0,082|| align=right|24,26|| align=right|2,452||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30578)||2001 OD105|| align=right|13,7|| align=right|2,558|| align=right|0,040|| align=right|8,99|| align=right|4,091||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30579)||2001 OW107|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,192|| align=right|15,36|| align=right|4,250||MBA||30. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30580)||2001 PG2|| align=right|13,1|| align=right|3,081|| align=right|0,037|| align=right|11,26|| align=right|5,407||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30581)||2001 PY2|| align=right|13,1|| align=right|2,646|| align=right|0,106|| align=right|9,96|| align=right|4,305||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30582)||2001 PJ3|| align=right|15,2|| align=right|2,544|| align=right|0,114|| align=right|3,05|| align=right|4,057||MBA||5. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30583)||2001 PZ6|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,134|| align=right|15,52|| align=right|4,276||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30584)||2001 PF9|| align=right|13,3|| align=right|2,697|| align=right|0,113|| align=right|13,50|| align=right|4,428||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30585)||2001 PE14|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,223|| align=right|2,73|| align=right|4,016||MBA||14. srpna 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(30586)||2001 PV21|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,153|| align=right|2,15|| align=right|3,503||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30587)||2001 PC33|| align=right|13,6|| align=right|2,578|| align=right|0,192|| align=right|14,03|| align=right|4,139||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30588)||2001 PC35|| align=right|12,4|| align=right|3,141|| align=right|0,098|| align=right|10,61|| align=right|5,565||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(30589)||2001 QQ7|| align=right|13,6|| align=right|3,084|| align=right|0,094|| align=right|9,86|| align=right|5,416||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30590)||2001 QZ9|| align=right|16,1|| align=right|2,250|| align=right|0,208|| align=right|2,43|| align=right|3,375||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30591)||2001 QG10|| align=right|14,2|| align=right|2,678|| align=right|0,202|| align=right|2,07|| align=right|4,383||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30592)||2001 QO10|| align=right|14,4|| align=right|2,944|| align=right|0,224|| align=right|1,40|| align=right|5,050||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30593)||2001 QZ16|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,077|| align=right|6,22|| align=right|4,613||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30594)||2001 QD30|| align=right|12,4|| align=right|3,192|| align=right|0,193|| align=right|11,82|| align=right|5,703||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30595)||2001 QE43|| align=right|13,7|| align=right|3,083|| align=right|0,081|| align=right|10,67|| align=right|5,412||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30596)||2001 QQ65|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,195|| align=right|3,51|| align=right|3,295||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30597)||2001 QP69|| align=right|14,2|| align=right|2,610|| align=right|0,271|| align=right|11,72|| align=right|4,217||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30598)||2001 QA117|| align=right|12,9|| align=right|2,699|| align=right|0,163|| align=right|12,44|| align=right|4,435||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(30599)||2052 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,261|| align=right|0,169|| align=right|5,95|| align=right|3,400||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30600)||2078 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,142|| align=right|7,03|| align=right|4,095||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30601)||2082 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,260|| align=right|0,163|| align=right|3,73|| align=right|3,397||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30602)||2086 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,173|| align=right|2,89|| align=right|4,129||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30603)||2106 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,123|| align=right|6,34|| align=right|4,103||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30604)||2107 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,149|| align=right|4,95|| align=right|3,417||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30605)||2204 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,121|| align=right|6,21|| align=right|3,441||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30606)||2503 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,551|| align=right|0,110|| align=right|14,98|| align=right|4,074||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30607)||2507 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,122|| align=right|5,76|| align=right|3,439||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30608)||2573 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,225|| align=right|4,53|| align=right|4,099||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30609)||2618 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,559|| align=right|0,178|| align=right|3,03|| align=right|4,093||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30610)||2623 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,118|| align=right|14,99|| align=right|4,122||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30611)||2627 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,137|| align=right|5,94|| align=right|4,593||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30612)||2638 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,231|| align=right|1,99|| align=right|4,088||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30613)||2678 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,128|| align=right|2,14|| align=right|3,742||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30614)||2778 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,024|| align=right|1,63|| align=right|3,709||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30615)||2818 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,393|| align=right|0,141|| align=right|4,71|| align=right|3,701||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30616)||3049 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,391|| align=right|0,166|| align=right|6,41|| align=right|3,697||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30617)||3068 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,041|| align=right|6,05|| align=right|4,080||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30618)||3084 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,389|| align=right|0,043|| align=right|5,95|| align=right|3,692||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30619)||4045 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,142|| align=right|5,16|| align=right|4,118||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30620)||4126 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|1,10|| align=right|4,082||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30621)||4189 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,188|| align=right|4,14|| align=right|4,126||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30622)||4213 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,984|| align=right|0,069|| align=right|8,20|| align=right|5,154||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30623)||4226 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,126|| align=right|1,71|| align=right|3,727||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30624)||4232 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,189|| align=right|1,45|| align=right|3,756||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30625)||4236 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,131|| align=right|7,38|| align=right|3,431||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30626)||4240 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,984|| align=right|0,049|| align=right|9,76|| align=right|5,154||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30627)||4269 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,983|| align=right|0,076|| align=right|8,35|| align=right|5,152||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30628)||4644 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,006|| align=right|4,99|| align=right|4,544||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30629)||4667 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,211|| align=right|7,02|| align=right|4,501||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30630)||4733 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,130|| align=right|6,17|| align=right|3,739||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30631)||6026 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,125|| align=right|9,01|| align=right|4,557||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30632)||6117 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,407|| align=right|0,168|| align=right|1,86|| align=right|3,734||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30633)||6120 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,243|| align=right|5,25|| align=right|4,071||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30634)||6128 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,163|| align=right|0,85|| align=right|4,090||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30635)||6186 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,192|| align=right|5,67|| align=right|3,412||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30636)||6190 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,133|| align=right|4,08|| align=right|3,410||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30637)||6196 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,027|| align=right|9,33|| align=right|5,122||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30638)||6237 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,027|| align=right|4,98|| align=right|4,580||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30639)||6246 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,222|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|5,781||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30640)||6319 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,146|| align=right|0,108|| align=right|2,33|| align=right|3,143||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30641)||6349 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,761|| align=right|0,077|| align=right|2,92|| align=right|4,586||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30642)||6532 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,259|| align=right|6,11|| align=right|4,106||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30643)||6590 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,078|| align=right|9,54|| align=right|5,105||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30644)||6601 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,141|| align=right|6,98|| align=right|3,397||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30645)||6604 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,192|| align=right|2,94|| align=right|4,075||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30646)||6623 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,075|| align=right|6,17|| align=right|3,718||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30647)||6642 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,139|| align=right|2,91|| align=right|3,392||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30648)||6679 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,098|| align=right|5,28|| align=right|3,741||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30649)||6871 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,097|| align=right|2,02|| align=right|3,433||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30650)||7638 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,130|| align=right|7,48|| align=right|4,092||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30651)||9588 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,219|| align=right|1,65|| align=right|3,706||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30652)||1236 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,174|| align=right|0,129|| align=right|5,27|| align=right|3,205||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30653)||2190 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,551|| align=right|0,089|| align=right|4,80|| align=right|4,074||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30654)||2234 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,529|| align=right|0,111|| align=right|12,94|| align=right|4,020||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30655)||2289 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,773|| align=right|0,106|| align=right|9,29|| align=right|4,618||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30656)||3098 T-1|| align=right|12,5|| align=right|3,110|| align=right|0,191|| align=right|17,92|| align=right|5,484||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30657)||3258 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,791|| align=right|0,076|| align=right|1,18|| align=right|4,663||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30658)||4042 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,093|| align=right|12,89|| align=right|4,113||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30659)||4109 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,178|| align=right|0,177|| align=right|2,14|| align=right|5,664||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30660)||4142 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,128|| align=right|4,89|| align=right|3,276||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30661)||4166 T-1|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,098|| align=right|10,69|| align=right|5,570||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30662)||4256 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,129|| align=right|0,072|| align=right|5,57|| align=right|5,533||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30663)||1026 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|4,53|| align=right|3,506||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30664)||1040 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,303|| align=right|0,075|| align=right|1,50|| align=right|3,495||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30665)||1144 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,100|| align=right|2,27|| align=right|3,495||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30666)||1156 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,530|| align=right|0,189|| align=right|6,19|| align=right|4,024||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30667)||1177 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,535|| align=right|0,278|| align=right|10,65|| align=right|4,036||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30668)||1227 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,157|| align=right|3,37|| align=right|3,475||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30669)||1234 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,091|| align=right|2,83|| align=right|3,512||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30670)||1283 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,193|| align=right|0,164|| align=right|0,95|| align=right|5,705||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30671)||1314 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,522|| align=right|0,131|| align=right|2,25|| align=right|4,004||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30672)||1346 T-2|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,174|| align=right|1,76|| align=right|5,691||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30673)||1409 T-2|| align=right|15,8|| align=right|3,161|| align=right|0,155|| align=right|0,45|| align=right|5,619||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30674)||1455 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,763|| align=right|0,089|| align=right|4,96|| align=right|4,593||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30675)||2042 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,160|| align=right|2,93|| align=right|4,603||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30676)||2201 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,092|| align=right|4,01|| align=right|3,535||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30677)||2231 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,774|| align=right|0,162|| align=right|9,27|| align=right|4,619||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30678)||2265 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,310|| align=right|0,111|| align=right|2,50|| align=right|3,511||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30679)||2303 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,180|| align=right|1,79|| align=right|3,499||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30680)||3029 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,802|| align=right|0,078|| align=right|0,82|| align=right|4,690||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30681)||3084 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,072|| align=right|6,51|| align=right|3,466||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30682)||3209 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,108|| align=right|5,92|| align=right|5,598||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30683)||3211 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,180|| align=right|0,155|| align=right|2,68|| align=right|5,670||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30684)||3237 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,204|| align=right|9,87|| align=right|5,560||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30685)||3243 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,140|| align=right|0,017|| align=right|1,50|| align=right|3,131||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30686)||3288 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,160|| align=right|0,140|| align=right|2,07|| align=right|5,617||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30687)||3347 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,313|| align=right|0,065|| align=right|3,06|| align=right|3,516||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30688)||4194 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,798|| align=right|0,122|| align=right|3,80|| align=right|4,679||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30689)||4318 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,080|| align=right|3,90|| align=right|3,511||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30690)||4633 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,815|| align=right|0,041|| align=right|4,02|| align=right|4,722||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30691)||4810 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,100|| align=right|9,56|| align=right|4,684||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30692)||5040 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,165|| align=right|16,41|| align=right|4,059||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30693)||5069 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,221|| align=right|7,27|| align=right|4,629||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30694)||5112 T-2|| align=right|13,3|| align=right|3,169|| align=right|0,182|| align=right|9,73|| align=right|5,641||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30695)||1020 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,124|| align=right|6,66|| align=right|3,431||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30696)||1110 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,272|| align=right|0,075|| align=right|5,49|| align=right|3,423||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30697)||2137 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,172|| align=right|7,22|| align=right|4,039||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30698) Hippokoon||2299 T-3|| align=right|11,6|| align=right|5,211|| align=right|0,064|| align=right|7,87|| align=right|11,90||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30699)||2356 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,083|| align=right|2,25|| align=right|3,440||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30700)||2367 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,103|| align=right|4,62|| align=right|3,449||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30701)||2381 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,173|| align=right|2,27|| align=right|3,398||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30702)||3042 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,311|| align=right|0,136|| align=right|7,24|| align=right|3,512||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30703)||3101 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,097|| align=right|8,50|| align=right|3,493||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30704) Phegeus||3250 T-3|| align=right|11,2|| align=right|5,175|| align=right|0,036|| align=right|14,96|| align=right|11,77||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30705) Idaios||3365 T-3|| align=right|10,1|| align=right|5,234|| align=right|0,059|| align=right|19,72|| align=right|11,98||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30706)||4026 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|8,30|| align=right|3,397||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30707)||4075 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,096|| align=right|2,64|| align=right|3,444||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30708) Echepolos||4101 T-3|| align=right|11,1|| align=right|5,235|| align=right|0,013|| align=right|24,12|| align=right|11,98||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30709)||4107 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,054|| align=right|5,04|| align=right|3,448||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30710)||4137 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,836|| align=right|0,192|| align=right|4,11|| align=right|4,775||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30711)||4186 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,067|| align=right|5,50|| align=right|3,448||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30712)||4207 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,849|| align=right|0,181|| align=right|4,81|| align=right|4,808||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30713)||4216 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,127|| align=right|3,51|| align=right|3,471||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30714)||4282 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,675|| align=right|0,062|| align=right|11,66|| align=right|4,375||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30715)||5034 T-3|| align=right|13,0|| align=right|2,849|| align=right|0,098|| align=right|15,33|| align=right|4,809||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30716)||5107 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|6,70|| align=right|3,441||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30717)||1937 UD|| align=right|14,6|| align=right|2,168|| align=right|0,336|| align=right|8,97|| align=right|3,192||MBA||26. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(30718)||1955 RB1|| align=right|13,7|| align=right|2,767|| align=right|0,317|| align=right|5,30|| align=right|4,602||MBA||14. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(30719)||1963 RJ|| align=right|13,5|| align=right|3,087|| align=right|0,212|| align=right|15,61|| align=right|5,422||MBA||13. září 1963||Tautenburg||K. W. Kamper
|-
|(30720)||1969 GB|| align=right|13,2|| align=right|3,184|| align=right|0,094|| align=right|10,23|| align=right|5,679||MBA||9. dubna 1969||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|(30721)||1975 ST1|| align=right|13,6|| align=right|2,967|| align=right|0,112|| align=right|10,38|| align=right|5,110||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(30722) Biblioran||1978 RN5|| align=right|13,7|| align=right|2,719|| align=right|0,335|| align=right|11,18|| align=right|4,483||MBA||6. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(30723)||1978 RU8|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,190|| align=right|10,93|| align=right|5,515||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(30724) Peterburgtrista||1978 SX2|| align=right|11,5|| align=right|3,175|| align=right|0,036|| align=right|21,29|| align=right|5,657||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(30725)||1978 SA8|| align=right|14,3|| align=right|2,423|| align=right|0,191|| align=right|2,62|| align=right|3,772||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(30726)||1978 VK7|| align=right|16,5|| align=right|2,450|| align=right|0,194|| align=right|0,96|| align=right|3,835||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(30727)||1979 MC9|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,180|| align=right|2,19|| align=right|3,612||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(30728)||1979 QD2|| align=right|14,8|| align=right|3,095|| align=right|0,214|| align=right|1,22|| align=right|5,444||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(30729)||1980 TA|| align=right|13,9|| align=right|2,272|| align=right|0,135|| align=right|5,60|| align=right|3,425||MBA||11. října 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(30730)||1981 DL|| align=right|14,5|| align=right|3,145|| align=right|0,088|| align=right|9,27|| align=right|5,575||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30731)||1981 EK2|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,128|| align=right|7,90|| align=right|4,580||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30732)||1981 EQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,374|| align=right|0,063|| align=right|5,94|| align=right|3,656||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30733)||1981 EJ3|| align=right|14,4|| align=right|2,664|| align=right|0,172|| align=right|10,88|| align=right|4,347||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30734)||1981 ES3|| align=right|13,9|| align=right|2,656|| align=right|0,179|| align=right|11,61|| align=right|4,328||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30735)||1981 EF7|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,074|| align=right|5,64|| align=right|3,654||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30736)||1981 EU7|| align=right|15,1|| align=right|2,366|| align=right|0,123|| align=right|6,05|| align=right|3,638||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30737)||1981 ER9|| align=right|14,6|| align=right|3,200|| align=right|0,079|| align=right|4,96|| align=right|5,723||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30738)||1981 EO11|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,168|| align=right|1,77|| align=right|3,602||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30739)||1981 EN14|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,072|| align=right|2,00|| align=right|3,658||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30740)||1981 ET14|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,175|| align=right|2,50|| align=right|5,545||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30741)||1981 EQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,199|| align=right|6,05|| align=right|4,304||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30742)||1981 EG17|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,201|| align=right|21,63|| align=right|5,549||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30743)||1981 EQ17|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,101|| align=right|1,63|| align=right|3,617||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30744)||1981 EN18|| align=right|14,8|| align=right|3,136|| align=right|0,115|| align=right|5,48|| align=right|5,552||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30745)||1981 EB22|| align=right|14,3|| align=right|3,136|| align=right|0,127|| align=right|2,20|| align=right|5,552||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30746)||1981 EG24|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,146|| align=right|1,77|| align=right|4,590||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30747)||1981 EM25|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,110|| align=right|3,40|| align=right|3,633||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30748)||1981 ES25|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,145|| align=right|2,12|| align=right|3,712||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30749)||1981 ER26|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,053|| align=right|7,36|| align=right|3,617||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30750)||1981 EY28|| align=right|14,4|| align=right|2,698|| align=right|0,205|| align=right|14,50|| align=right|4,430||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30751)||1981 EL29|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,109|| align=right|5,48|| align=right|3,730||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30752)||1981 EQ33|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|5,19|| align=right|3,691||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30753)||1981 EL38|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,150|| align=right|12,15|| align=right|4,448||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30754)||1981 EB39|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,218|| align=right|8,82|| align=right|3,706||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30755)||1981 EO39|| align=right|15,2|| align=right|2,695|| align=right|0,093|| align=right|2,16|| align=right|4,422||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30756)||1981 ET39|| align=right|14,2|| align=right|3,180|| align=right|0,160|| align=right|4,25|| align=right|5,670||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30757)||1981 EB40|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,150|| align=right|0,64|| align=right|5,550||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30758)||1981 EN41|| align=right|15,6|| align=right|2,714|| align=right|0,103|| align=right|2,17|| align=right|4,470||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30759)||1981 EV41|| align=right|14,6|| align=right|2,718|| align=right|0,042|| align=right|2,62|| align=right|4,479||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30760)||1981 EY41|| align=right|17,0|| align=right|2,366|| align=right|0,148|| align=right|1,64|| align=right|3,639||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30761)||1981 EF42|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,147|| align=right|1,68|| align=right|4,583||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30762)||1981 ES42|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,170|| align=right|1,94|| align=right|4,341||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30763)||1981 EJ47|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,088|| align=right|6,17|| align=right|3,762||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30764)||1981 EK47|| align=right|13,8|| align=right|3,980|| align=right|0,129|| align=right|1,96|| align=right|7,940||HLD||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30765)||1981 EJ48|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,363|| align=right|21,83|| align=right|3,576||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30766)||1981 UX22|| align=right|13,5|| align=right|2,952|| align=right|0,117|| align=right|9,84|| align=right|5,070||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(30767) Chriskraft||1983 VQ1|| align=right|14,5|| align=right|2,336|| align=right|0,291|| align=right|26,80|| align=right|3,569||MBA||6. listopadu 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(30768)||1983 YK|| align=right|12,6|| align=right|3,241|| align=right|0,027|| align=right|9,92|| align=right|5,833||MBA||29. prosince 1983||Pino Torinese||G. Massone; G. DeSanctis
|-
|(30769)||1984 ST2|| align=right|14,0|| align=right|2,222|| align=right|0,208|| align=right|6,55|| align=right|3,312||MBA||25. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(30770)||1984 SL4|| align=right|15,3|| align=right|2,236|| align=right|0,221|| align=right|4,42|| align=right|3,344||MBA||27. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(30771)||1986 PO2|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,346|| align=right|8,30|| align=right|3,673||MBA||1. srpna 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30772)||1986 RJ1|| align=right|14,2|| align=right|2,384|| align=right|0,249|| align=right|5,16|| align=right|3,680||MBA||2. září 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(30773)||1986 RJ4|| align=right|13,7|| align=right|2,355|| align=right|0,228|| align=right|25,60|| align=right|3,614||MBA||6. září 1986||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(30774)||1987 BU1|| align=right|14,8|| align=right|2,422|| align=right|0,174|| align=right|3,43|| align=right|3,768||MBA||25. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30775) Lattu||1987 QX|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,467|| align=right|14,34|| align=right|4,629||MBA||24. srpna 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30776)||1987 QY|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,248|| align=right|24,97|| align=right|3,511||MBA||24. srpna 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30777)||1987 SB3|| align=right|14,9|| align=right|2,245|| align=right|0,192|| align=right|6,07|| align=right|3,364||MBA||21. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(30778) Döblin||1987 SX10|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,099|| align=right|8,21|| align=right|4,475||MBA||29. září 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30779)||1987 UE1|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,194|| align=right|24,74|| align=right|3,511||MBA||17. října 1987||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(30780)||1988 CA2|| align=right|14,7|| align=right|2,339|| align=right|0,059|| align=right|7,10|| align=right|3,576||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30781)||1988 CR2|| align=right|14,1|| align=right|2,343|| align=right|0,126|| align=right|6,52|| align=right|3,586||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30782)||1988 CC4|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,048|| align=right|7,74|| align=right|5,175||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30783)||1988 CO4|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,056|| align=right|7,51|| align=right|3,677||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30784)||1988 PO|| align=right|13,1|| align=right|2,550|| align=right|0,203|| align=right|10,96|| align=right|4,072||MBA||11. srpna 1988||Palomar||C. Mikolajczak; R. Coker
|-
|(30785) Greeley||1988 PX|| align=right|16,3|| align=right|2,201|| align=right|0,345|| align=right|5,41|| align=right|3,265||MBA||13. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(30786)||1988 QC|| align=right|17,0|| align=right|2,640|| align=right|0,445|| align=right|8,33|| align=right|4,288||MBA||18. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(30787)||1988 RC|| align=right|13,4|| align=right|2,533|| align=right|0,076|| align=right|13,29|| align=right|4,031||MBA||7. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(30788) Angekauffmann||1988 RE3|| align=right|13,2|| align=right|2,630|| align=right|0,201|| align=right|26,80|| align=right|4,264||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30789)||1988 RB6|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,255|| align=right|12,60|| align=right|4,095||MBA||3. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(30790)||1988 RT11|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,132|| align=right|1,38|| align=right|4,113||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30791)||1988 RY11|| align=right|11,5|| align=right|5,247|| align=right|0,061|| align=right|24,66|| align=right|12,02||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30792)||1988 RP12|| align=right|11,7|| align=right|5,232|| align=right|0,035|| align=right|4,36|| align=right|11,97||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30793)||1988 SJ3|| align=right|11,7|| align=right|5,264|| align=right|0,060|| align=right|20,98|| align=right|12,08||JUT||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30794)||1988 TR1|| align=right|14,1|| align=right|2,621|| align=right|0,175|| align=right|13,25|| align=right|4,244||MBA||15. října 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(30795)||1989 AR5|| align=right|14,2|| align=right|2,695|| align=right|0,113|| align=right|4,50|| align=right|4,422||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30796)||1989 CU2|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,102|| align=right|8,80|| align=right|4,555||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30797)||1989 CV2|| align=right|14,2|| align=right|2,694|| align=right|0,141|| align=right|12,54|| align=right|4,421||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30798) Graubünden||1989 CR5|| align=right|14,1|| align=right|2,708|| align=right|0,128|| align=right|7,83|| align=right|4,455||MBA||2. února 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30799)||1989 LH|| align=right|14,3|| align=right|2,399|| align=right|0,218|| align=right|10,04|| align=right|3,714||MBA||4. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30800)||1989 ST|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,276|| align=right|4,50|| align=right|3,426||MBA||29. září 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30801)||1989 SS1|| align=right|14,9|| align=right|2,549|| align=right|0,267|| align=right|3,73|| align=right|4,068||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30802)||1989 SH3|| align=right|14,1|| align=right|2,453|| align=right|0,230|| align=right|1,91|| align=right|3,841||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30803)||1989 SG14|| align=right|13,9|| align=right|2,531|| align=right|0,169|| align=right|13,80|| align=right|4,025||MBA||26. září 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(30804)||1989 TO14|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,163|| align=right|2,05|| align=right|5,610||MBA||2. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(30805)||1989 UO2|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,293|| align=right|6,05|| align=right|4,025||MBA||21. října 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30806)||1989 UP5|| align=right|12,2|| align=right|5,245|| align=right|0,035|| align=right|2,09|| align=right|12,02||JUT||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30807)||1989 UQ5|| align=right|11,9|| align=right|5,133|| align=right|0,055|| align=right|4,71|| align=right|11,63||JUT||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30808)||1989 YA2|| align=right|13,9|| align=right|2,530|| align=right|0,179|| align=right|5,33|| align=right|4,022||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30809)||1990 EO8|| align=right|13,0|| align=right|2,718|| align=right|0,081|| align=right|9,83|| align=right|4,480||MBA||7. března 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(30810)||1990 FM|| align=right|12,9|| align=right|2,738|| align=right|0,283|| align=right|17,94|| align=right|4,529||MBA||23. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30811)||1990 OD2|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,186|| align=right|6,71|| align=right|3,423||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30812)||1990 OZ4|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,198|| align=right|4,95|| align=right|3,424||MBA||25. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30813)||1990 QT|| align=right|14,2|| align=right|2,285|| align=right|0,168|| align=right|6,19|| align=right|3,453||MBA||19. srpna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30814)||1990 QW|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,151|| align=right|7,52|| align=right|3,461||MBA||19. srpna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30815)||1990 QH2|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,174|| align=right|4,57|| align=right|3,532||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30816)||1990 QA6|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,180|| align=right|4,23|| align=right|3,443||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30817)||1990 QN9|| align=right|14,1|| align=right|2,266|| align=right|0,111|| align=right|4,34|| align=right|3,410||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30818)||1990 RH2|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,111|| align=right|6,64|| align=right|3,566||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30819)||1990 RL2|| align=right|14,3|| align=right|2,341|| align=right|0,239|| align=right|10,00|| align=right|3,581||MBA||15. září 1990||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(30820)||1990 RU2|| align=right|14,6|| align=right|2,338|| align=right|0,172|| align=right|6,08|| align=right|3,574||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30821)||1990 RR17|| align=right|14,2|| align=right|2,314|| align=right|0,205|| align=right|4,28|| align=right|3,519||MBA||15. září 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(30822)||1990 SX5|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,161|| align=right|2,39|| align=right|3,511||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30823)||1990 SY15|| align=right|14,3|| align=right|2,284|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|3,450||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30824)||1990 TD|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,182|| align=right|5,01|| align=right|3,435||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30825)||1990 TG1|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,680|| align=right|8,74|| align=right|3,812||APL||14. října 1990||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30826) Coulomb||1990 TS1|| align=right|13,3|| align=right|3,034|| align=right|0,195|| align=right|5,66|| align=right|5,283||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30827)||1990 TE2|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,139|| align=right|3,97|| align=right|3,642||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30828) Bethe||1990 TK4|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,126|| align=right|2,96|| align=right|3,542||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30829)||1990 TE9|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,149|| align=right|4,37|| align=right|3,495||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30830) Jahn||1990 TQ12|| align=right|14,3|| align=right|2,362|| align=right|0,213|| align=right|4,67|| align=right|3,630||MBA||14. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30831)||1990 TO14|| align=right|14,8|| align=right|1,956|| align=right|0,100|| align=right|20,75|| align=right|2,734||MBA||14. října 1990||Palomar||K. J. Lawrence; E. F. Helin
|-
|(30832)||1990 UC5|| align=right|14,3|| align=right|2,333|| align=right|0,126|| align=right|5,91|| align=right|3,563||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30833)||1990 VM4|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,110|| align=right|6,71|| align=right|3,661||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30834)||1990 VR6|| align=right|14,3|| align=right|2,337|| align=right|0,075|| align=right|6,84|| align=right|3,571||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30835)||1990 WB7|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,140|| align=right|5,29|| align=right|3,686||MBA||21. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30836) Schnittke||1991 AU2|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,145|| align=right|4,19|| align=right|3,862||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30837) Steinheil||1991 AW2|| align=right|13,6|| align=right|3,128|| align=right|0,153|| align=right|15,38|| align=right|5,531||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30838)||1991 CM1|| align=right|14,5|| align=right|2,460|| align=right|0,139|| align=right|3,05|| align=right|3,857||MBA||7. února 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(30839)||1991 GH1|| align=right|13,5|| align=right|2,432|| align=right|0,138|| align=right|3,76|| align=right|3,791||MBA||11. dubna 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30840) Jackalice||1991 GC2|| align=right|13,2|| align=right|2,659|| align=right|0,200|| align=right|12,27|| align=right|4,334||MBA||15. dubna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(30841)||1991 GA3|| align=right|14,6|| align=right|2,484|| align=right|0,104|| align=right|6,17|| align=right|3,915||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30842)||1991 GO7|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,137|| align=right|8,13|| align=right|4,231||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30843)||1991 JK1|| align=right|14,0|| align=right|2,711|| align=right|0,325|| align=right|16,85|| align=right|4,462||MBA||8. května 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30844)||1991 KE|| align=right|14,0|| align=right|2,676|| align=right|0,254|| align=right|27,40|| align=right|4,376||MBA||17. května 1991||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(30845)||1991 PQ3|| align=right|13,9|| align=right|2,795|| align=right|0,056|| align=right|3,36|| align=right|4,673||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30846)||1991 PJ17|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,143|| align=right|2,01|| align=right|3,161||MBA||9. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30847)||1991 RC5|| align=right|12,6|| align=right|3,005|| align=right|0,096|| align=right|10,89|| align=right|5,209||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30848)||1991 RZ19|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,166|| align=right|8,71|| align=right|4,637||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30849)||1991 RE20|| align=right|13,2|| align=right|2,768|| align=right|0,078|| align=right|11,28|| align=right|4,604||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30850) Vonsiemens||1991 TN2|| align=right|13,7|| align=right|2,769|| align=right|0,190|| align=right|9,09|| align=right|4,606||MBA||7. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30851)||1991 TD6|| align=right|15,2|| align=right|2,164|| align=right|0,039|| align=right|2,68|| align=right|3,183||MBA||2. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30852) Debye||1991 TR6|| align=right|15,5|| align=right|2,170|| align=right|0,156|| align=right|2,33|| align=right|3,196||MBA||2. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30853)||1991 UH3|| align=right|13,7|| align=right|2,855|| align=right|0,289|| align=right|8,61|| align=right|4,823||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30854)||1991 VB|| align=right|17,0|| align=right|2,238|| align=right|0,412|| align=right|6,42|| align=right|3,347||MBA||1. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30855)||1991 VQ9|| align=right|16,5|| align=right|2,284|| align=right|0,125|| align=right|2,02|| align=right|3,450||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30856)||1991 XE|| align=right|13,6|| align=right|1,827|| align=right|0,109|| align=right|26,66|| align=right|2,470||MBA||7. prosince 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30857)||1991 YY|| align=right|14,9|| align=right|2,218|| align=right|0,161|| align=right|3,50|| align=right|3,302||MBA||31. prosince 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(30858)||1992 AU1|| align=right|14,1|| align=right|2,272|| align=right|0,254|| align=right|24,67|| align=right|3,424||MBA||9. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30859)||1992 BM|| align=right|14,3|| align=right|2,250|| align=right|0,162|| align=right|5,67|| align=right|3,375||MBA||28. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30860)||1992 DA4|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,147|| align=right|2,19|| align=right|3,731||MBA||29. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30861)||1992 DS5|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,122|| align=right|2,02|| align=right|5,571||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30862)||1992 DF10|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,159|| align=right|4,97|| align=right|3,427||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30863)||1992 EA4|| align=right|15,1|| align=right|2,428|| align=right|0,145|| align=right|3,33|| align=right|3,782||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30864)||1992 EE6|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,045|| align=right|7,14|| align=right|3,534||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30865)||1992 EH8|| align=right|15,2|| align=right|3,215|| align=right|0,139|| align=right|9,61|| align=right|5,765||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30866)||1992 EN8|| align=right|13,5|| align=right|3,173|| align=right|0,166|| align=right|9,24|| align=right|5,652||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30867)||1992 EL9|| align=right|13,3|| align=right|3,163|| align=right|0,142|| align=right|5,68|| align=right|5,624||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30868)||1992 ET10|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,236|| align=right|1,59|| align=right|5,374||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30869)||1992 EU11|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,149|| align=right|6,49|| align=right|3,639||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30870)||1992 EW15|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,082|| align=right|1,89|| align=right|5,506||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30871)||1992 EG16|| align=right|14,0|| align=right|3,068|| align=right|0,213|| align=right|1,72|| align=right|5,373||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30872)||1992 EM17|| align=right|14,1|| align=right|2,326|| align=right|0,115|| align=right|5,07|| align=right|3,547||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30873)||1992 EN17|| align=right|14,8|| align=right|2,355|| align=right|0,169|| align=right|2,95|| align=right|3,614||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30874)||1992 EA23|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,110|| align=right|6,48|| align=right|3,714||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30875)||1992 EX25|| align=right|13,6|| align=right|3,152|| align=right|0,112|| align=right|2,41|| align=right|5,595||MBA||8. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30876)||1992 EM27|| align=right|14,4|| align=right|3,142|| align=right|0,111|| align=right|7,78|| align=right|5,569||MBA||4. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30877)||1992 ES30|| align=right|13,3|| align=right|3,175|| align=right|0,079|| align=right|21,55|| align=right|5,657||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30878)||1992 GQ|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,160|| align=right|9,32|| align=right|5,530||MBA||3. dubna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30879)||1992 KF|| align=right|12,9|| align=right|2,578|| align=right|0,126|| align=right|15,19|| align=right|4,139||MBA||25. května 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(30880)||1992 PC2|| align=right|13,8|| align=right|2,518|| align=right|0,096|| align=right|7,28|| align=right|3,996||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30881)||1992 RS4|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,181|| align=right|1,64|| align=right|4,148||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30882)||1992 SG2|| align=right|13,5|| align=right|2,604|| align=right|0,162|| align=right|13,12|| align=right|4,200||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30883) de Broglie||1992 SW16|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,170|| align=right|1,15|| align=right|4,211||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30884)||1992 SL23|| align=right|13,6|| align=right|2,612|| align=right|0,149|| align=right|14,00|| align=right|4,221||MBA||30. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30885)||1992 UU4|| align=right|13,2|| align=right|2,658|| align=right|0,185|| align=right|13,71|| align=right|4,332||MBA||30. října 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(30886)||1992 WJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,687|| align=right|0,210|| align=right|14,00|| align=right|4,405||MBA||17. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30887)||1992 WL2|| align=right|13,1|| align=right|2,683|| align=right|0,126|| align=right|14,07|| align=right|4,395||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30888)||1993 BG2|| align=right|13,5|| align=right|2,869|| align=right|0,239|| align=right|4,10|| align=right|4,859||MBA||19. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(30889)||1993 FU6|| align=right|13,9|| align=right|2,947|| align=right|0,040|| align=right|3,33|| align=right|5,059||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30890)||1993 FB9|| align=right|13,2|| align=right|3,161|| align=right|0,148|| align=right|3,56|| align=right|5,619||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30891)||1993 FV14|| align=right|14,3|| align=right|2,256|| align=right|0,192|| align=right|6,78|| align=right|3,387||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30892)||1993 FR18|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,141|| align=right|10,18|| align=right|5,530||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30893)||1993 FD19|| align=right|14,9|| align=right|2,242|| align=right|0,087|| align=right|6,66|| align=right|3,357||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30894)||1993 FD20|| align=right|15,0|| align=right|2,207|| align=right|0,090|| align=right|6,09|| align=right|3,278||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30895)||1993 FH23|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,180|| align=right|4,81|| align=right|3,445||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30896)||1993 FX26|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,069|| align=right|2,80|| align=right|5,183||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30897)||1993 FG29|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,123|| align=right|8,81|| align=right|5,177||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30898)||1993 FJ29|| align=right|14,7|| align=right|2,183|| align=right|0,169|| align=right|4,55|| align=right|3,224||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30899)||1993 FL32|| align=right|14,1|| align=right|3,052|| align=right|0,029|| align=right|8,61|| align=right|5,330||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30900)||1993 FM34|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,153|| align=right|6,48|| align=right|5,633||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30901)||1993 FU34|| align=right|15,8|| align=right|2,157|| align=right|0,089|| align=right|3,25|| align=right|3,167||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30902)||1993 FF35|| align=right|13,6|| align=right|2,922|| align=right|0,094|| align=right|2,48|| align=right|4,995||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30903)||1993 FU37|| align=right|15,3|| align=right|2,279|| align=right|0,075|| align=right|4,64|| align=right|3,441||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30904)||1993 FV41|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,047|| align=right|3,55|| align=right|5,579||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30905)||1993 FC42|| align=right|13,1|| align=right|3,035|| align=right|0,051|| align=right|9,72|| align=right|5,285||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30906)||1993 FV44|| align=right|13,0|| align=right|3,244|| align=right|0,133|| align=right|0,99|| align=right|5,843||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30907)||1993 FD47|| align=right|14,8|| align=right|3,104|| align=right|0,106|| align=right|1,42|| align=right|5,468||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30908)||1993 FW47|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,102|| align=right|5,29|| align=right|5,661||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30909)||1993 FZ49|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,146|| align=right|2,54|| align=right|3,438||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30910)||1993 FP52|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,190|| align=right|2,76|| align=right|3,584||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30911)||1993 FY75|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,184|| align=right|5,18|| align=right|3,431||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30912)||1993 FP76|| align=right|15,0|| align=right|3,025|| align=right|0,040|| align=right|1,70|| align=right|5,261||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30913)||1993 FO77|| align=right|14,2|| align=right|3,106|| align=right|0,071|| align=right|22,53|| align=right|5,472||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30914)||1993 FV82|| align=right|15,5|| align=right|2,190|| align=right|0,203|| align=right|2,86|| align=right|3,240||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30915)||1993 GF1|| align=right|12,7|| align=right|3,039|| align=right|0,071|| align=right|12,04|| align=right|5,297||MBA||15. dubna 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30916)||1993 GN1|| align=right|14,9|| align=right|2,216|| align=right|0,124|| align=right|4,12|| align=right|3,298||MBA||14. dubna 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(30917) Moehorgan||1993 HV1|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,126|| align=right|25,87|| align=right|5,662||MBA||19. dubna 1993||Michigan-Dartmouth||J. L. Tonry
|-
|(30918)||1993 KV2|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,048|| align=right|7,24|| align=right|3,462||MBA||27. května 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(30919)||1993 NV1|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,227|| align=right|3,01|| align=right|3,753||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30920)||1993 OV4|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,062|| align=right|2,91|| align=right|3,568||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30921)||1993 OG6|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,209|| align=right|1,51|| align=right|3,825||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30922)||1993 OE13|| align=right|14,2|| align=right|2,300|| align=right|0,102|| align=right|5,55|| align=right|3,487||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30923)||1993 QU4|| align=right|14,1|| align=right|2,550|| align=right|0,111|| align=right|11,13|| align=right|4,071||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(30924)||1993 RC2|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,285|| align=right|13,32|| align=right|4,071||MBA||15. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30925)||1993 RD2|| align=right|12,8|| align=right|2,606|| align=right|0,123|| align=right|15,35|| align=right|4,206||MBA||15. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30926)||1993 TL13|| align=right|14,3|| align=right|2,430|| align=right|0,194|| align=right|9,16|| align=right|3,787||MBA||14. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(30927)||1993 TF17|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,265|| align=right|13,16|| align=right|3,781||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30928)||1993 TJ32|| align=right|13,2|| align=right|2,651|| align=right|0,166|| align=right|16,27|| align=right|4,316||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30929)||1993 TR38|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,106|| align=right|13,78|| align=right|4,117||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30930)||1993 UF|| align=right|14,0|| align=right|2,485|| align=right|0,183|| align=right|15,25|| align=right|3,916||MBA||20. října 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30931)||1993 UJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,133|| align=right|4,52|| align=right|4,115||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30932)||1993 UO5|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,288|| align=right|7,23|| align=right|4,152||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30933) Grillparzer||1993 UW8|| align=right|14,2|| align=right|2,564|| align=right|0,176|| align=right|5,32|| align=right|4,104||MBA||17. října 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30934) Bakerhansen||1993 WH|| align=right|15,4|| align=right|1,893|| align=right|0,040|| align=right|20,68|| align=right|2,603||MBA||16. listopadu 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(30935) Davasobel||1994 AK1|| align=right|14,7|| align=right|1,904|| align=right|0,118|| align=right|27,82|| align=right|2,627||MBA||8. ledna 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(30936)||1994 BR3|| align=right|12,8|| align=right|2,683|| align=right|0,122|| align=right|12,79|| align=right|4,393||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(30937)||1994 BA4|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,118|| align=right|3,06|| align=right|4,143||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(30938)||1994 BB4|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,110|| align=right|11,72|| align=right|4,252||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(30939)||1994 BE4|| align=right|13,7|| align=right|2,683|| align=right|0,146|| align=right|13,56|| align=right|4,394||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(30940)||1994 CL2|| align=right|14,1|| align=right|2,617|| align=right|0,162|| align=right|4,31|| align=right|4,234||MBA||14. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30941)||1994 CJ11|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,100|| align=right|22,11|| align=right|4,477||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30942)||1994 CX13|| align=right|11,0|| align=right|5,154|| align=right|0,069|| align=right|22,92|| align=right|11,70||JUT||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30943)||1994 ED2|| align=right|13,2|| align=right|2,757|| align=right|0,175|| align=right|7,76|| align=right|4,576||MBA||12. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30944)||1994 GD1|| align=right|13,5|| align=right|2,933|| align=right|0,230|| align=right|10,87|| align=right|5,021||MBA||8. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30945)||1994 GW9|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,080|| align=right|10,19|| align=right|5,369||MBA||14. dubna 1994||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(30946)||1994 HB|| align=right|16,8|| align=right|2,161|| align=right|0,213|| align=right|1,98|| align=right|3,175||MBA||19. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30947)||1994 JW|| align=right|13,2|| align=right|2,687|| align=right|0,140|| align=right|13,63|| align=right|4,404||MBA||4. května 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30948)||1994 PU|| align=right|15,0|| align=right|2,203|| align=right|0,133|| align=right|3,57|| align=right|3,270||MBA||14. srpna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30949)||1994 PF9|| align=right|13,1|| align=right|3,159|| align=right|0,188|| align=right|1,55|| align=right|5,614||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30950)||1994 PJ9|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,048|| align=right|4,45|| align=right|3,351||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30951)||1994 PL13|| align=right|15,4|| align=right|2,166|| align=right|0,015|| align=right|6,28|| align=right|3,188||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30952)||1994 PX15|| align=right|15,6|| align=right|2,208|| align=right|0,129|| align=right|2,22|| align=right|3,281||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30953)||1994 PZ17|| align=right|13,2|| align=right|3,260|| align=right|0,057|| align=right|10,13|| align=right|5,884||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30954)||1994 PM28|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,082|| align=right|3,90|| align=right|3,336||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30955)||1994 PG29|| align=right|12,7|| align=right|3,189|| align=right|0,175|| align=right|6,90|| align=right|5,694||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30956)||1994 QP|| align=right|12,7|| align=right|3,183|| align=right|0,177|| align=right|22,78|| align=right|5,679||MBA||27. srpna 1994||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(30957)||1994 SQ7|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,142|| align=right|1,10|| align=right|3,436||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30958)||1994 TV3|| align=right|14,4|| align=right|1,967|| align=right|0,080|| align=right|22,05|| align=right|2,758||MBA||7. října 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(30959)||1994 TG9|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,127|| align=right|6,38|| align=right|3,500||MBA||8. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30960)||1994 UV2|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,189|| align=right|2,81|| align=right|3,479||MBA||26. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30961)||1994 VD1|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,081|| align=right|7,66|| align=right|3,445||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30962)||1994 VH7|| align=right|14,3|| align=right|2,260|| align=right|0,121|| align=right|7,13|| align=right|3,397||MBA||11. listopadu 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(30963)||1994 WO3|| align=right|13,9|| align=right|2,335|| align=right|0,304|| align=right|22,92|| align=right|3,568||MBA||29. listopadu 1994||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(30964)||1994 WW7|| align=right|14,9|| align=right|2,312|| align=right|0,112|| align=right|6,10|| align=right|3,515||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30965)||1994 XW|| align=right|14,2|| align=right|2,275|| align=right|0,179|| align=right|7,08|| align=right|3,431||MBA||2. prosince 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(30966)||1994 XN1|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,073|| align=right|4,43|| align=right|3,682||MBA||2. prosince 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(30967)||1994 XX4|| align=right|13,7|| align=right|2,325|| align=right|0,131|| align=right|5,98|| align=right|3,544||MBA||9. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30968)||1995 AM1|| align=right|13,8|| align=right|2,294|| align=right|0,262|| align=right|23,47|| align=right|3,475||MBA||6. ledna 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(30969)||1995 BP2|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,280|| align=right|21,16|| align=right|3,526||MBA||29. ledna 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30970)||1995 BP3|| align=right|14,0|| align=right|2,560|| align=right|0,121|| align=right|11,65|| align=right|4,095||MBA||31. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30971)||1995 DJ|| align=right|13,7|| align=right|2,441|| align=right|0,285|| align=right|7,80|| align=right|3,813||MBA||21. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30972)||1995 DE8|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,068|| align=right|3,82|| align=right|4,208||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30973)||1995 DS8|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,152|| align=right|2,29|| align=right|3,782||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30974)||1995 EL|| align=right|14,0|| align=right|2,789|| align=right|0,177|| align=right|8,82|| align=right|4,658||MBA||5. března 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30975)||1995 EM|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,098|| align=right|6,86|| align=right|3,764||MBA||6. března 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30976)||1995 FH1|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,096|| align=right|12,95|| align=right|4,192||MBA||28. března 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30977)||1995 JJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,436|| align=right|0,151|| align=right|3,38|| align=right|3,802||MBA||5. května 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(30978)||1995 MO5|| align=right|14,1|| align=right|2,799|| align=right|0,130|| align=right|8,16|| align=right|4,682||MBA||23. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30979)||1995 OB5|| align=right|14,3|| align=right|3,208|| align=right|0,225|| align=right|0,42|| align=right|5,746||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30980)||1995 QU3|| align=right|13,2|| align=right|3,142|| align=right|0,385|| align=right|23,74|| align=right|5,568||MBA||31. srpna 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(30981)||1995 SJ4|| align=right|13,0|| align=right|3,139|| align=right|0,138|| align=right|20,20|| align=right|5,561||MBA||25. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(30982)||1995 SP5|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,180|| align=right|1,99|| align=right|5,584||MBA||21. září 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(30983)||1995 SE16|| align=right|14,5|| align=right|3,173|| align=right|0,108|| align=right|4,54|| align=right|5,650||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30984)||1995 SW19|| align=right|14,1|| align=right|3,203|| align=right|0,149|| align=right|1,05|| align=right|5,731||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30985)||1995 SM24|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,096|| align=right|2,78|| align=right|5,449||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30986)||1995 SC28|| align=right|13,4|| align=right|2,778|| align=right|0,100|| align=right|9,33|| align=right|4,631||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30987)||1995 SO34|| align=right|14,8|| align=right|3,201|| align=right|0,197|| align=right|0,75|| align=right|5,726||MBA||22. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30988)||1995 SE36|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,195|| align=right|2,31|| align=right|5,511||MBA||23. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30989)||1995 SZ43|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,177|| align=right|11,30|| align=right|5,612||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30990)||1995 ST48|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,154|| align=right|2,45|| align=right|5,147||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30991)||1995 SV53|| align=right|14,4|| align=right|2,948|| align=right|0,067|| align=right|1,35|| align=right|5,061||MBA||28. září 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(30992)||1995 SV66|| align=right|15,1|| align=right|3,066|| align=right|0,145|| align=right|0,87|| align=right|5,368||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30993)||1995 SA81|| align=right|14,1|| align=right|3,077|| align=right|0,146|| align=right|8,49|| align=right|5,396||MBA||30. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30994)||1995 UE2|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,197|| align=right|2,72|| align=right|5,603||MBA||24. října 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(30995)||1995 UZ3|| align=right|13,1|| align=right|3,101|| align=right|0,026|| align=right|22,48|| align=right|5,460||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30996)||1995 UH4|| align=right|13,6|| align=right|3,065|| align=right|0,145|| align=right|8,78|| align=right|5,364||MBA||20. října 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(30997)||1995 UO5|| align=right|17,2|| align=right|1,560|| align=right|0,644|| align=right|36,18|| align=right|1,949||APL||26. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30998)||1995 UF11|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,081|| align=right|9,12|| align=right|5,652||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(30999)||1995 UJ31|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,127|| align=right|1,63|| align=right|5,160||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31000)||1995 VV|| align=right|13,0|| align=right|3,005|| align=right|0,054|| align=right|11,28|| align=right|5,208||MBA||11. listopadu 1995||Haleakala||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek